|-
|(17001)||1999 CT54|| align=right|13,8|| align=right|2,473|| align=right|0,070|| align=right|6,09|| align=right|3,888||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17002) Kouzel||1999 CV54|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,138|| align=right|3,46|| align=right|3,736||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17003)||1999 CE55|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|14,93|| align=right|4,192||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17004) Sinkevich||1999 CR61|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,134|| align=right|3,44|| align=right|3,440||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17005)||1999 CD63|| align=right|13,0|| align=right|2,798|| align=right|0,153|| align=right|9,26|| align=right|4,680||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17006)||1999 CH63|| align=right|13,1|| align=right|2,591|| align=right|0,189|| align=right|12,93|| align=right|4,169||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17007)||1999 CK65|| align=right|14,2|| align=right|2,419|| align=right|0,225|| align=right|12,04|| align=right|3,762||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17008)||1999 CL65|| align=right|12,9|| align=right|2,979|| align=right|0,107|| align=right|7,59|| align=right|5,140||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17009)||1999 CM70|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,180|| align=right|5,47|| align=right|4,102||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17010)||1999 CQ72|| align=right|13,2|| align=right|2,609|| align=right|0,230|| align=right|12,65|| align=right|4,213||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17011)||1999 CC80|| align=right|12,8|| align=right|3,027|| align=right|0,031|| align=right|8,46|| align=right|5,265||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17012)||1999 CY80|| align=right|12,8|| align=right|2,564|| align=right|0,132|| align=right|13,47|| align=right|4,104||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17013)||1999 CA82|| align=right|13,5|| align=right|2,328|| align=right|0,222|| align=right|8,37|| align=right|3,552||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17014)||1999 CY96|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,111|| align=right|5,32|| align=right|4,487||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17015)||1999 CN117|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,111|| align=right|3,58|| align=right|3,299||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17016)||1999 CV123|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|13,26|| align=right|4,257||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17017)||1999 CJ138|| align=right|15,3|| align=right|2,151|| align=right|0,171|| align=right|1,46|| align=right|3,155||MBA||11. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17018)||1999 DB1|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|2,11|| align=right|3,375||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(17019) Aldo||1999 DV3|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,148|| align=right|15,02|| align=right|4,151||MBA||23. února 1999||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(17020) Hopemeraengus||1999 DH4|| align=right|13,6|| align=right|2,756|| align=right|0,126|| align=right|10,37|| align=right|4,574||MBA||24. února 1999||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(17021)||1999 DS6|| align=right|13,3|| align=right|2,718|| align=right|0,104|| align=right|13,42|| align=right|4,481||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17022) Huisjen||1999 DN7|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,187|| align=right|4,24|| align=right|3,855||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17023) Abbott||1999 EG|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,122|| align=right|1,86|| align=right|3,757||MBA||7. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17024) Costello||1999 EJ5|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,067|| align=right|5,35|| align=right|3,793||MBA||15. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17025) Pilachowski||1999 ES5|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,205|| align=right|7,39|| align=right|4,108||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(17026)||1999 EC8|| align=right|13,9|| align=right|2,612|| align=right|0,147|| align=right|12,05|| align=right|4,220||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17027)||1999 EF12|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,090|| align=right|8,29|| align=right|4,310||MBA||15. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17028)||1999 FJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,207|| align=right|4,53|| align=right|3,322||MBA||18. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17029) Cuillandre||1999 FM6|| align=right|13,7|| align=right|2,830|| align=right|0,061|| align=right|1,53|| align=right|4,759||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17030)||1999 FC9|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,053|| align=right|2,91|| align=right|5,653||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17031) Piethut||1999 FL9|| align=right|14,2|| align=right|2,394|| align=right|0,119|| align=right|7,91|| align=right|3,702||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17032) Edlu||1999 FM9|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,233|| align=right|2,34|| align=right|4,643||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17033) Rusty||1999 FR9|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,063|| align=right|2,07|| align=right|3,531||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17034) Vasylshev||1999 FS9|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,155|| align=right|8,34|| align=right|4,112||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17035) Velichko||1999 FC10|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,148|| align=right|6,25|| align=right|3,819||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17036) Krugly||1999 FD10|| align=right|14,4|| align=right|2,530|| align=right|0,089|| align=right|2,46|| align=right|4,023||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17037)||1999 FV10|| align=right|14,9|| align=right|2,264|| align=right|0,050|| align=right|5,36|| align=right|3,406||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17038) Wake||1999 FO21|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,086|| align=right|5,94|| align=right|4,242||MBA||26. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17039) Yeuseyenka||1999 FN26|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,035|| align=right|5,00|| align=right|4,571||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17040) Almeida||1999 FT27|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,027|| align=right|4,31|| align=right|3,525||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17041) Castagna||1999 FB30|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,089|| align=right|3,50|| align=right|3,426||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17042) Madiraju||1999 FG30|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,092|| align=right|3,80|| align=right|3,823||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17043)||1999 FJ30|| align=right|14,4|| align=right|2,167|| align=right|0,038|| align=right|2,85|| align=right|3,189||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17044) Mubdirahman||1999 FZ30|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,065|| align=right|7,89|| align=right|3,431||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17045) Markert||1999 FV32|| align=right|14,1|| align=right|2,430|| align=right|0,252|| align=right|14,01|| align=right|3,788||MBA||22. března 1999||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|(17046) Kenway||1999 FM33|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,174|| align=right|00,51|| align=right|5,556||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17047)||1999 FP33|| align=right|14,0|| align=right|2,995|| align=right|0,083|| align=right|11,02|| align=right|5,183||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17048)||1999 FD34|| align=right|15,1|| align=right|2,183|| align=right|0,166|| align=right|1,32|| align=right|3,225||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17049) Miron||1999 FJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|5,34|| align=right|4,035||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17050) Weiskopf||1999 FX45|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,131|| align=right|1,53|| align=right|3,321||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17051) Oflynn||1999 FW46|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,134|| align=right|6,67|| align=right|3,485||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17052)||1999 FS51|| align=right|12,8|| align=right|2,617|| align=right|0,160|| align=right|1,86|| align=right|4,233||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17053)||1999 FX56|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,072|| align=right|3,16|| align=right|5,039||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17054)||1999 GL2|| align=right|13,3|| align=right|2,845|| align=right|0,011|| align=right|1,26|| align=right|4,797||MBA||6. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17055)||1999 GP3|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,086|| align=right|14,77|| align=right|4,200||MBA||6. dubna 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|(17056) Boschetti||1999 GW3|| align=right|14,7|| align=right|2,215|| align=right|0,113|| align=right|3,31|| align=right|3,296||MBA||6. dubna 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(17057)||1999 GS4|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|5,22|| align=right|3,691||MBA||10. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17058) Rocknroll||1999 GA5|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,071|| align=right|14,96|| align=right|4,134||MBA||13. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17059) Elvis||1999 GX5|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,083|| align=right|3,51|| align=right|3,761||MBA||15. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17060) Mikecombi||1999 GX7|| align=right|13,6|| align=right|2,547|| align=right|0,153|| align=right|12,22|| align=right|4,064||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17061) Tegler||1999 GQ8|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,157|| align=right|4,21|| align=right|4,061||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17062) Bardot||1999 GR8|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,033|| align=right|4,27|| align=right|5,576||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17063) Papaloizou||1999 GP9|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,038|| align=right|5,25|| align=right|3,580||MBA||15. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17064)||1999 GX16|| align=right|13,8|| align=right|2,327|| align=right|0,073|| align=right|6,99|| align=right|3,549||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17065)||1999 GK17|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,165|| align=right|6,91|| align=right|3,653||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17066) Ginagallant||1999 GG18|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,072|| align=right|5,71|| align=right|4,176||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17067)||1999 GF19|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,060|| align=right|12,12|| align=right|5,199||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17068)||1999 GO19|| align=right|13,1|| align=right|2,770|| align=right|0,060|| align=right|6,09|| align=right|4,609||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17069)||1999 GD20|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|6,72|| align=right|3,668||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17070)||1999 GG20|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,182|| align=right|10,11|| align=right|4,157||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17071)||1999 GK21|| align=right|13,8|| align=right|2,436|| align=right|0,167|| align=right|4,32|| align=right|3,802||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17072) Athiviraham||1999 GT31|| align=right|15,6|| align=right|2,262|| align=right|0,090|| align=right|7,77|| align=right|3,402||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17073) Alexblank||1999 GX34|| align=right|14,3|| align=right|2,893|| align=right|0,097|| align=right|1,75|| align=right|4,919||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17074)||1999 GQ36|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,126|| align=right|15,10|| align=right|4,139||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17075) Pankonin||1999 GF49|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,186|| align=right|6,33|| align=right|3,453||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17076) Betti||1999 HO|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,085|| align=right|7,06|| align=right|3,776||MBA||18. dubna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17077) Pampaloni||1999 HY2|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,060|| align=right|11,97|| align=right|3,647||MBA||25. dubna 1999||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(17078) Sellers||1999 HD3|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,119|| align=right|13,63|| align=right|5,183||MBA||24. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17079) Lavrovsky||1999 HD9|| align=right|14,5|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|6,21|| align=right|3,818||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17080)||1999 HE9|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,110|| align=right|9,90|| align=right|5,183||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17081)||1999 JT1|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,215|| align=right|6,42|| align=right|3,524||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17082)||1999 JC3|| align=right|13,3|| align=right|2,864|| align=right|0,016|| align=right|3,19|| align=right|4,847||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17083)||1999 JB4|| align=right|15,0|| align=right|1,959|| align=right|0,101|| align=right|21,37|| align=right|2,740||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17084)||1999 JV14|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|5,161||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17085)||1999 JM16|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|5,75|| align=right|3,604||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17086) Ruima||1999 JH18|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,147|| align=right|1,74|| align=right|3,704||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17087)||1999 JC19|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|5,19|| align=right|5,549||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17088) Giupalazzolo||1999 JF19|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,100|| align=right|4,01|| align=right|4,117||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17089) Mercado||1999 JU19|| align=right|14,9|| align=right|2,516|| align=right|0,143|| align=right|5,90|| align=right|3,991||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17090) Mundaca||1999 JE21|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,172|| align=right|1,41|| align=right|3,648||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17091) Senthalir||1999 JM21|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,129|| align=right|1,91|| align=right|4,637||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17092) Sharanya||1999 JP21|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,070|| align=right|7,05|| align=right|3,681||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17093)||1999 JH22|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,084|| align=right|4,16|| align=right|4,098||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17094)||1999 JV25|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|5,111||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17095) Mahadik||1999 JN26|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,087|| align=right|4,43|| align=right|3,779||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17096)||1999 JX26|| align=right|13,5|| align=right|2,852|| align=right|0,087|| align=right|2,92|| align=right|4,817||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17097) Ronneuman||1999 JX31|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|1,71|| align=right|5,482||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17098) Ikedamai||1999 JE34|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,119|| align=right|4,85|| align=right|4,145||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17099)||1999 JE37|| align=right|13,8|| align=right|2,518|| align=right|0,190|| align=right|4,36|| align=right|3,995||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17100) Kamiokanatsu||1999 JT37|| align=right|14,2|| align=right|2,788|| align=right|0,054|| align=right|5,60|| align=right|4,654||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17101) Sakenova||1999 JZ38|| align=right|14,1|| align=right|2,269|| align=right|0,111|| align=right|5,22|| align=right|3,417||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17102) Begzhigitova||1999 JB41|| align=right|14,9|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|4,23|| align=right|3,317||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17103) Kadyrsizova||1999 JC42|| align=right|14,3|| align=right|2,839|| align=right|0,083|| align=right|2,00|| align=right|4,782||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17104) McCloskey||1999 JV46|| align=right|14,3|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|2,16|| align=right|5,709||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17105)||1999 JC47|| align=right|12,8|| align=right|2,583|| align=right|0,132|| align=right|14,51|| align=right|4,151||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17106)||1999 JT48|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,095|| align=right|3,81|| align=right|4,652||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17107)||1999 JJ51|| align=right|13,5|| align=right|2,908|| align=right|0,038|| align=right|3,28|| align=right|4,958||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17108) Patricorbett||1999 JL51|| align=right|14,6|| align=right|2,892|| align=right|0,028|| align=right|2,25|| align=right|4,918||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17109)||1999 JF52|| align=right|12,4|| align=right|2,769|| align=right|0,174|| align=right|7,58|| align=right|4,607||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17110)||1999 JG52|| align=right|13,3|| align=right|3,020|| align=right|0,097|| align=right|8,47|| align=right|5,249||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17111)||1999 JH52|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,123|| align=right|8,60|| align=right|5,262||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17112)||1999 JM52|| align=right|13,1|| align=right|2,777|| align=right|0,168|| align=right|7,93|| align=right|4,628||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17113)||1999 JE54|| align=right|13,9|| align=right|3,202|| align=right|0,146|| align=right|2,02|| align=right|5,728||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17114)||1999 JJ54|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,109|| align=right|5,56|| align=right|5,564||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17115) Justiniano||1999 JT54|| align=right|14,6|| align=right|2,904|| align=right|0,066|| align=right|1,61|| align=right|4,949||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17116)||1999 JO57|| align=right|13,2|| align=right|2,844|| align=right|0,025|| align=right|3,22|| align=right|4,796||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17117)||1999 JL58|| align=right|12,8|| align=right|3,121|| align=right|0,133|| align=right|6,08|| align=right|5,513||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17118)||1999 JM58|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,103|| align=right|00,61|| align=right|5,556||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17119) Alexisrodrz||1999 JP59|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,061|| align=right|6,34|| align=right|4,284||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17120)||1999 JP60|| align=right|12,8|| align=right|2,900|| align=right|0,068|| align=right|3,45|| align=right|4,937||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17121) Fernandonido||1999 JX60|| align=right|14,1|| align=right|2,613|| align=right|0,101|| align=right|6,24|| align=right|4,222||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17122)||1999 JH63|| align=right|13,1|| align=right|2,863|| align=right|0,052|| align=right|2,84|| align=right|4,843||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17123)||1999 JQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,991|| align=right|0,093|| align=right|11,82|| align=right|5,173||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17124)||1999 JC65|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,043|| align=right|00,89|| align=right|4,223||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17125)||1999 JB68|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,006|| align=right|6,13|| align=right|4,538||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17126)||1999 JH68|| align=right|14,0|| align=right|2,761|| align=right|0,073|| align=right|5,95|| align=right|4,586||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17127)||1999 JE69|| align=right|13,5|| align=right|2,638|| align=right|0,178|| align=right|12,11|| align=right|4,284||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17128)||1999 JS75|| align=right|13,5|| align=right|2,535|| align=right|0,142|| align=right|11,89|| align=right|4,036||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17129)||1999 JM78|| align=right|11,7|| align=right|2,619|| align=right|0,041|| align=right|15,20|| align=right|4,238||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17130)||1999 JV79|| align=right|14,0|| align=right|2,258|| align=right|0,143|| align=right|5,77|| align=right|3,393||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17131)||1999 JL80|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,098|| align=right|10,60|| align=right|5,160||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17132)||1999 JV80|| align=right|13,8|| align=right|2,752|| align=right|0,134|| align=right|10,14|| align=right|4,566||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17133)||1999 JC81|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,147|| align=right|13,72|| align=right|4,156||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17134)||1999 JX81|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,239|| align=right|7,56|| align=right|5,571||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17135)||1999 JD82|| align=right|13,3|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|11,61|| align=right|5,223||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17136)||1999 JE82|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,146|| align=right|9,35|| align=right|4,303||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17137)||1999 JK84|| align=right|12,9|| align=right|3,188|| align=right|0,107|| align=right|16,82|| align=right|5,690||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17138)||1999 JM84|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,105|| align=right|14,52|| align=right|4,337||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17139) Malyshev||1999 JS86|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,128|| align=right|6,60|| align=right|3,643||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17140)||1999 JU86|| align=right|15,4|| align=right|2,168|| align=right|0,087|| align=right|7,81|| align=right|3,191||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17141)||1999 JV94|| align=right|14,0|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|16,11|| align=right|4,038||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17142)||1999 JQ95|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,239|| align=right|10,18|| align=right|4,297||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17143)||1999 JN97|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,060|| align=right|9,63|| align=right|5,329||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17144)||1999 JW98|| align=right|13,8|| align=right|3,104|| align=right|0,110|| align=right|13,25|| align=right|5,469||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17145)||1999 JG99|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,181|| align=right|16,05|| align=right|4,421||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17146)||1999 JB102|| align=right|12,9|| align=right|2,999|| align=right|0,023|| align=right|14,84|| align=right|5,193||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17147)||1999 JF102|| align=right|13,9|| align=right|2,898|| align=right|0,090|| align=right|3,00|| align=right|4,931||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17148)||1999 JJ105|| align=right|13,4|| align=right|3,145|| align=right|0,188|| align=right|9,66|| align=right|5,578||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17149)||1999 JM105|| align=right|13,4|| align=right|2,762|| align=right|0,072|| align=right|3,41|| align=right|4,590||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17150)||1999 JP109|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,164|| align=right|2,60|| align=right|5,666||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17151)||1999 JB114|| align=right|13,7|| align=right|2,897|| align=right|0,105|| align=right|2,65|| align=right|4,931||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17152)||1999 JA118|| align=right|12,2|| align=right|2,486|| align=right|0,052|| align=right|8,78|| align=right|3,920||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17153)||1999 JK119|| align=right|13,4|| align=right|3,244|| align=right|0,083|| align=right|2,80|| align=right|5,842||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17154)||1999 JS121|| align=right|12,1|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|9,03|| align=right|5,154||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17155)||1999 KZ1|| align=right|14,9|| align=right|3,027|| align=right|0,076|| align=right|1,51|| align=right|5,264||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17156)||1999 KS3|| align=right|12,9|| align=right|3,202|| align=right|0,039|| align=right|25,51|| align=right|5,729||MBA||19. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17157)||1999 KP6|| align=right|12,9|| align=right|2,594|| align=right|0,123|| align=right|14,99|| align=right|4,178||MBA||21. května 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17158)||1999 KA8|| align=right|13,2|| align=right|3,074|| align=right|0,100|| align=right|9,74|| align=right|5,389||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17159)||1999 KG15|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|9,84|| align=right|5,161||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17160)||1999 LT10|| align=right|13,8|| align=right|3,107|| align=right|0,025|| align=right|9,97|| align=right|5,476||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17161)||1999 LQ13|| align=right|12,8|| align=right|3,344|| align=right|0,165|| align=right|6,64|| align=right|6,115||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17162)||1999 LX13|| align=right|13,7|| align=right|2,437|| align=right|0,078|| align=right|6,41|| align=right|3,804||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17163) Vasifedoseev||1999 LT19|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,081|| align=right|1,33|| align=right|4,951||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17164)||1999 LP24|| align=right|12,7|| align=right|3,147|| align=right|0,098|| align=right|12,75|| align=right|5,582||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17165)||1999 LS27|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|6,11|| align=right|5,641||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17166) Secombe||1999 MC|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|5,429||MBA||17. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17167)||1999 NB|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,119|| align=right|2,72|| align=right|3,851||MBA||4. července 1999||Kleť||Klet
|-
|(17168)||1999 NP3|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,156|| align=right|10,07|| align=right|4,352||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17169) Tatarinov||1999 NQ23|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,167|| align=right|00,70|| align=right|5,132||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17170) Vsevustinov||1999 NS25|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,138|| align=right|7,03|| align=right|3,347||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17171)||1999 NB38|| align=right|10,4|| align=right|5,149|| align=right|0,082|| align=right|25,28|| align=right|11,69||JUT||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17172)||1999 NZ41|| align=right|10,5|| align=right|5,194|| align=right|0,057|| align=right|29,20|| align=right|11,84||JUT||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17173) Evgenyamosov||1999 RN10|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|00,84|| align=right|3,707||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17174)||1999 RX53|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|10,71|| align=right|4,281||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17175)||1999 SS3|| align=right|12,0|| align=right|3,170|| align=right|0,091|| align=right|21,63|| align=right|5,644||MBA||24. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17176) Viktorov||1999 SH17|| align=right|14,3|| align=right|2,202|| align=right|0,056|| align=right|5,16|| align=right|3,266||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17177)||1999 TA41|| align=right|13,5|| align=right|3,216|| align=right|0,091|| align=right|21,87|| align=right|5,766||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(17178)||1999 TK218|| align=right|13,0|| align=right|3,129|| align=right|0,192|| align=right|5,08|| align=right|5,534||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17179) Codina||1999 TC224|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,077|| align=right|9,02|| align=right|5,349||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17180)||1999 TS291|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|12,87|| align=right|4,279||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17181)||1999 UM3|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,669|| align=right|10,68|| align=right|3,677||APL||19. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17182)||1999 VU|| align=right|17,2|| align=right|1,388|| align=right|0,554|| align=right|9,28|| align=right|1,634||APL||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17183)||1999 VO2|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,324|| align=right|27,54|| align=right|4,381||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(17184) Carlrogers||1999 VL22|| align=right|12,4|| align=right|3,063|| align=right|0,067|| align=right|8,58|| align=right|5,359||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(17185) Mcdavid||1999 VU23|| align=right|13,0|| align=right|2,564|| align=right|0,139|| align=right|11,03|| align=right|4,105||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(17186) Sergivanov||1999 VP28|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,158|| align=right|1,59|| align=right|3,687||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17187)||1999 VM72|| align=right|13,8|| align=right|2,442|| align=right|0,176|| align=right|7,23|| align=right|3,815||MBA||14. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17188)||1999 WC2|| align=right|16,8|| align=right|2,216|| align=right|0,639|| align=right|29,39|| align=right|3,299||APL||17. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17189)||1999 WU3|| align=right|13,8|| align=right|2,375|| align=right|0,070|| align=right|6,81|| align=right|3,660||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17190) Retopezzoli||1999 WY8|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,091|| align=right|6,28|| align=right|4,170||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(17191)||1999 XS107|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,167|| align=right|11,52|| align=right|4,104||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(17192) Loharu||1999 XL172|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|4,63|| align=right|4,013||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17193) Alexeybaran||1999 XC205|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|6,75|| align=right|3,472||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17194)||1999 XA221|| align=right|12,7|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|14,02|| align=right|4,151||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17195) Jimrichardson||1999 XQ234|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|6,06|| align=right|5,754||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17196) Mastrodemos||1999 XW234|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,083|| align=right|7,54|| align=right|4,623||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17197) Matjazbone||2000 AC12|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,090|| align=right|4,20|| align=right|3,714||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17198) Gorjup||2000 AA31|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,103|| align=right|3,29|| align=right|3,443||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17199)||2000 AT40|| align=right|13,5|| align=right|3,012|| align=right|0,092|| align=right|9,61|| align=right|5,226||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17200)||2000 AF47|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,284|| align=right|6,38|| align=right|4,180||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17201) Matjazhumar||2000 AJ58|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,142|| align=right|1,54|| align=right|5,245||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17202)||2000 AJ64|| align=right|13,7|| align=right|2,812|| align=right|0,115|| align=right|10,29|| align=right|4,716||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17203)||2000 AM64|| align=right|13,1|| align=right|3,203|| align=right|0,036|| align=right|3,90|| align=right|5,732||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17204)||2000 AR75|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,330|| align=right|5,02|| align=right|4,085||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17205)||2000 AM105|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,114|| align=right|15,74|| align=right|4,340||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17206)||2000 AJ125|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,061|| align=right|9,04|| align=right|5,600||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17207)||2000 AW126|| align=right|13,7|| align=right|2,687|| align=right|0,192|| align=right|12,91|| align=right|4,404||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17208) Pokrovska||2000 AH130|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,038|| align=right|5,63|| align=right|4,520||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17209)||2000 AH148|| align=right|12,9|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|12,61|| align=right|4,406||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17210)||2000 AY172|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,051|| align=right|13,50|| align=right|5,642||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17211) Brianfisher||2000 AY174|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,090|| align=right|6,22|| align=right|3,757||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17212)||2000 AV183|| align=right|12,6|| align=right|3,966|| align=right|0,267|| align=right|9,06|| align=right|7,898||HLD||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17213)||2000 AF186|| align=right|13,3|| align=right|2,913|| align=right|0,183|| align=right|10,59|| align=right|4,970||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17214)||2000 AR189|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,127|| align=right|11,62|| align=right|3,630||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17215) Slivan||2000 AG238|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|6,45|| align=right|3,493||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17216) Scottstuart||2000 AK243|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,123|| align=right|10,73|| align=right|5,683||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17217)||2000 AR243|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,160|| align=right|11,68|| align=right|4,153||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17218)||2000 BV16|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,130|| align=right|3,21|| align=right|4,241||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17219)||2000 CV|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,122|| align=right|14,13|| align=right|4,419||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(17220) Johnpenna||2000 CX26|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,70|| align=right|3,438||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17221)||2000 CZ28|| align=right|13,1|| align=right|3,139|| align=right|0,222|| align=right|9,08|| align=right|5,561||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17222) Perlmutter||2000 CU44|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,193|| align=right|3,94|| align=right|4,091||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17223)||2000 CX56|| align=right|13,1|| align=right|2,569|| align=right|0,119|| align=right|15,38|| align=right|4,116||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17224) Randoross||2000 CP58|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|10,02|| align=right|3,586||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17225) Alanschorn||2000 CS60|| align=right|14,2|| align=right|2,340|| align=right|0,120|| align=right|5,88|| align=right|3,579||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17226)||2000 CC76|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,086|| align=right|6,39|| align=right|3,804||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17227)||2000 CW80|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,068|| align=right|4,42|| align=right|4,678||MBA||11. února 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(17228)||2000 CJ94|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,125|| align=right|1,64|| align=right|5,723||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17229)||2000 CR97|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,123|| align=right|00,73|| align=right|3,633||MBA||13. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17230)||2000 CX116|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,235|| align=right|10,91|| align=right|5,582||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17231)||2000 CB122|| align=right|13,4|| align=right|3,123|| align=right|0,167|| align=right|1,81|| align=right|5,517||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17232)||2000 DE3|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,163|| align=right|8,44|| align=right|3,601||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17233) Stanshapiro||2000 DU58|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,229|| align=right|9,23|| align=right|3,804||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17234)||2000 EL11|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,286|| align=right|7,60|| align=right|4,071||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17235)||2000 EC29|| align=right|13,7|| align=right|3,147|| align=right|0,113|| align=right|17,36|| align=right|5,581||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17236)||2000 EK45|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,168|| align=right|5,55|| align=right|3,486||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17237)||2000 EC50|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,104|| align=right|1,76|| align=right|4,049||MBA||7. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17238)||2000 EP56|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|2,40|| align=right|5,554||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17239)||2000 EH95|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,042|| align=right|8,98|| align=right|5,320||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17240) Gletorrence||2000 EK95|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,085|| align=right|2,30|| align=right|3,456||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17241) Wooden||2000 EM126|| align=right|14,3|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|14,43|| align=right|4,194||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17242) Leslieyoung||2000 EX130|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,095|| align=right|2,87|| align=right|4,021||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17243)||2000 FX35|| align=right|13,8|| align=right|2,646|| align=right|0,254|| align=right|12,19|| align=right|4,302||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17244)||2000 FF50|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,035|| align=right|11,42|| align=right|5,196||MBA||28. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(17245)||2000 GS42|| align=right|13,9|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|5,65|| align=right|3,781||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17246)||2000 GL74|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,021|| align=right|2,46|| align=right|4,784||MBA BIN||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17247) Vanverst||2000 GG105|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,179|| align=right|4,51|| align=right|3,456||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17248)||2000 GC107|| align=right|14,9|| align=right|2,164|| align=right|0,073|| align=right|3,33|| align=right|3,183||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17249) Eliotyoung||2000 GM110|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,132|| align=right|2,91|| align=right|5,385||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17250) Genelucas||2000 GW122|| align=right|14,0|| align=right|2,802|| align=right|0,167|| align=right|1,97|| align=right|4,691||MBA||11. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(17251) Vondracek||2000 GA127|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,169|| align=right|7,09|| align=right|3,459||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17252)||2000 GJ127|| align=right|12,7|| align=right|3,135|| align=right|0,215|| align=right|15,87|| align=right|5,550||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17253) Vonsecker||2000 GW136|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,144|| align=right|8,51|| align=right|3,597||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17254)||2000 GG137|| align=right|12,3|| align=right|3,163|| align=right|0,139|| align=right|22,21|| align=right|5,624||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17255)||2000 GS163|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,160|| align=right|12,69|| align=right|4,227||MBA||11. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17256)||2000 HZ22|| align=right|13,0|| align=right|2,757|| align=right|0,287|| align=right|7,45|| align=right|4,576||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17257) Strazzulla||2000 HM25|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,124|| align=right|12,19|| align=right|4,398||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17258) Whalen||2000 HK90|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|4,66|| align=right|3,378||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17259)||2000 JE1|| align=right|16,0|| align=right|1,956|| align=right|0,073|| align=right|22,27|| align=right|2,734||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17260)||2000 JQ58|| align=right|14,0|| align=right|2,205|| align=right|0,184|| align=right|5,29|| align=right|3,273||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17261)||2000 JB62|| align=right|13,1|| align=right|3,038|| align=right|0,070|| align=right|7,26|| align=right|5,293||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17262) Winokur||2000 JS62|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|5,81|| align=right|3,501||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17263)||2000 JL65|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,021|| align=right|20,88|| align=right|4,412||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17264)||2000 JM66|| align=right|12,5|| align=right|3,213|| align=right|0,206|| align=right|13,01|| align=right|5,758||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17265) Debennett||2000 JP83|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,132|| align=right|3,94|| align=right|3,477||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17266)||2000 KT6|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,227|| align=right|8,51|| align=right|4,668||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17267)||2000 KY48|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,062|| align=right|5,34|| align=right|5,645||MBA||28. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17268)||2000 KZ50|| align=right|13,8|| align=right|2,796|| align=right|0,096|| align=right|2,81|| align=right|4,674||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17269) Dicksmith||2000 LN1|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,119|| align=right|4,21|| align=right|4,508||MBA||3. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17270)||2000 LB2|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,030|| align=right|7,14|| align=right|5,454||MBA||4. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17271)||2000 LL2|| align=right|12,7|| align=right|2,678|| align=right|0,118|| align=right|20,75|| align=right|4,382||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17272)||2000 LU4|| align=right|13,2|| align=right|2,838|| align=right|0,073|| align=right|9,53|| align=right|4,779||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17273) Karnik||2000 LD13|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,023|| align=right|5,43|| align=right|3,417||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17274)||2000 LC16|| align=right|16,7|| align=right|2,724|| align=right|0,559|| align=right|5,63|| align=right|4,495||AMR||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17275)||2000 LX19|| align=right|13,6|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|11,97|| align=right|4,049||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17276)||2000 LU22|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,302|| align=right|11,97|| align=right|5,632||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(17277) Jarrydlevine||2000 LP25|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,167|| align=right|2,01|| align=right|3,638||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17278) Viggh||2000 LK27|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,084|| align=right|6,01|| align=right|3,821||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17279) Jeniferevans||2000 LX27|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,192|| align=right|13,21|| align=right|4,162||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17280) Shelly||2000 LK28|| align=right|15,2|| align=right|2,174|| align=right|0,201|| align=right|2,57|| align=right|3,205||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17281) Mattblythe||2000 LV28|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,135|| align=right|5,23|| align=right|4,522||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17282)||2000 LS34|| align=right|12,9|| align=right|2,923|| align=right|0,135|| align=right|11,13|| align=right|4,997||MBA||3. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17283) Ustinov||2000 MB1|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,078|| align=right|22,35|| align=right|5,704||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17284)||2000 MJ5|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,202|| align=right|10,55|| align=right|4,164||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17285) Bezout||2000 NU|| align=right|13,9|| align=right|2,645|| align=right|0,171|| align=right|2,82|| align=right|4,302||MBA||3. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17286) Bisei||2000 NB6|| align=right|14,8|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|5,98|| align=right|3,575||MBA||8. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(17287)||2000 NP10|| align=right|13,5|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|11,66|| align=right|4,608||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(17288)||2000 NZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|4,10|| align=right|3,458||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(17289)||2037 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,141|| align=right|18,37|| align=right|5,791||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17290)||2060 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,099|| align=right|2,99|| align=right|3,372||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17291)||2547 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,191|| align=right|0,200|| align=right|2,50|| align=right|5,699||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17292)||2656 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,064|| align=right|4,03|| align=right|4,694||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17293)||2743 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,160|| align=right|00,79|| align=right|3,691||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17294)||2787 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,450|| align=right|0,110|| align=right|3,98|| align=right|3,835||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17295)||2827 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,101|| align=right|4,97|| align=right|3,658||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17296)||3541 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,300|| align=right|8,43|| align=right|5,462||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17297)||3560 P-L|| align=right|11,8|| align=right|3,177|| align=right|0,099|| align=right|15,28|| align=right|5,663||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17298)||4031 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,183|| align=right|5,09|| align=right|3,650||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17299)||4168 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,026|| align=right|2,01|| align=right|4,511||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17300)||4321 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,273|| align=right|7,91|| align=right|3,659||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17301)||4609 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|4,52|| align=right|4,495||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17302)||4610 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,103|| align=right|4,74|| align=right|4,032||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17303)||4629 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,057|| align=right|5,85|| align=right|3,328||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17304)||4637 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,157|| align=right|5,36|| align=right|3,352||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17305) Caniff||4652 P-L|| align=right|12,1|| align=right|4,003|| align=right|0,136|| align=right|6,69|| align=right|8,007||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17306)||4865 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,123|| align=right|0,010|| align=right|2,02|| align=right|3,094||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17307)||4895 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,110|| align=right|6,90|| align=right|4,508||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17308)||6079 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,186|| align=right|0,186|| align=right|21,20|| align=right|5,686||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17309)||6528 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,927|| align=right|0,066|| align=right|2,79|| align=right|5,007||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17310)||6574 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,115|| align=right|6,96|| align=right|3,634||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17311)||6584 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,029|| align=right|3,40|| align=right|4,414||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17312)||7622 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,229|| align=right|0,181|| align=right|6,84|| align=right|3,328||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17313)||9542 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,948|| align=right|0,035|| align=right|3,02|| align=right|5,062||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17314) Aisakos||1024 T-1|| align=right|10,8|| align=right|5,182|| align=right|0,076|| align=right|10,72|| align=right|11,80||JUT||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17315)||1089 T-1|| align=right|13,1|| align=right|3,079|| align=right|0,060|| align=right|9,25|| align=right|5,403||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17316)||1198 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,114|| align=right|4,06|| align=right|5,433||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17317)||1208 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,058|| align=right|4,37|| align=right|3,510||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17318)||2091 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,162|| align=right|13,36|| align=right|4,557||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17319)||3078 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,243|| align=right|4,05|| align=right|3,459||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17320)||3182 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,045|| align=right|2,43|| align=right|5,405||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17321)||3188 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,213|| align=right|27,06|| align=right|5,595||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17322)||3274 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,179|| align=right|13,23|| align=right|4,496||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17323)||3284 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,099|| align=right|9,73|| align=right|5,382||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17324)||3292 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,029|| align=right|2,43|| align=right|4,333||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17325)||3300 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,158|| align=right|0,195|| align=right|2,34|| align=right|3,170||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17326)||4023 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,188|| align=right|6,72|| align=right|3,439||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17327)||4155 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,040|| align=right|3,05|| align=right|4,496||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17328)||1176 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|3,396||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17329)||1277 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,202|| align=right|1,59|| align=right|5,498||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17330)||1358 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|1,97|| align=right|3,690||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17331)||2056 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,076|| align=right|4,67|| align=right|3,417||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17332)||2120 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,167|| align=right|5,26|| align=right|3,397||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17333)||2174 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,020|| align=right|5,28|| align=right|4,596||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17334)||2275 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,231|| align=right|2,96|| align=right|5,554||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17335)||2281 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,032|| align=right|2,10|| align=right|4,616||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17336)||3193 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,080|| align=right|0,051|| align=right|9,09|| align=right|5,405||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17337)||3198 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,155|| align=right|5,64|| align=right|5,462||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17338)||3212 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,149|| align=right|6,58|| align=right|3,891||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17339)||4060 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,041|| align=right|2,51|| align=right|4,561||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17340)||4096 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,128|| align=right|10,18|| align=right|5,353||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17341)||4120 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,259|| align=right|0,151|| align=right|3,94|| align=right|3,395||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17342)||5185 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,055|| align=right|8,19|| align=right|4,549||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17343)||1111 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,250|| align=right|0,009|| align=right|11,00|| align=right|5,857||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17344)||1120 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,158|| align=right|7,46|| align=right|4,648||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17345)||2216 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,215|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|3,297||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17346)||2395 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,248|| align=right|0,021|| align=right|2,73|| align=right|5,852||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17347)||3449 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,176|| align=right|6,84|| align=right|5,661||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17348)||4166 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,473|| align=right|0,039|| align=right|5,70|| align=right|3,888||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17349)||4353 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,163|| align=right|0,063|| align=right|6,83|| align=right|5,625||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17350)||1968 OJ|| align=right|13,9|| align=right|2,748|| align=right|0,138|| align=right|13,24|| align=right|4,554||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(17351) Pheidippos||1973 SV|| align=right|11,3|| align=right|5,179|| align=right|0,097|| align=right|15,28|| align=right|11,79||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17352)||1975 SG1|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|10,08|| align=right|4,189||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(17353)||1975 TE|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,218|| align=right|4,35|| align=right|3,363||MBA||10. října 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(17354) Matrosov||1977 EU1|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,103|| align=right|2,02|| align=right|4,245||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(17355)||1978 NK|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,234|| align=right|3,12|| align=right|4,351||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(17356) Vityazev||1978 PG4|| align=right|14,4|| align=right|2,233|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|3,337||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(17357)||1978 QH3|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,231|| align=right|15,16|| align=right|4,326||MBA||23. srpna 1978||Mount Stromlo||G. DeSanctis; V. Zappala
|-
|(17358) Lozino-Lozinskij||1978 SU4|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,129|| align=right|6,09|| align=right|3,655||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(17359)||1978 UP4|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,181|| align=right|6,47|| align=right|4,505||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17360)||1978 UX5|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,074|| align=right|4,47|| align=right|3,186||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17361)||1978 UF7|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,233|| align=right|13,74|| align=right|5,508||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17362)||1978 UT7|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,284|| align=right|7,62|| align=right|5,461||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17363)||1978 VF3|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,229|| align=right|1,47|| align=right|3,717||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17364)||1978 VR10|| align=right|13,9|| align=right|2,779|| align=right|0,135|| align=right|10,35|| align=right|4,633||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17365)||1978 VF11|| align=right|10,3|| align=right|5,263|| align=right|0,078|| align=right|11,65|| align=right|12,08||JUT||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17366)||1979 OV4|| align=right|13,9|| align=right|2,923|| align=right|0,047|| align=right|00,84|| align=right|4,998||MBA||24. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(17367)||1979 OU11|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,200|| align=right|14,20|| align=right|4,208||MBA||26. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(17368)||1979 QV1|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,123|| align=right|6,42|| align=right|3,422||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(17369)||1979 QR2|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,092|| align=right|1,06|| align=right|4,973||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(17370)||1980 CJ|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,024|| align=right|13,61|| align=right|5,572||MBA||13. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(17371)||1981 DT|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,060|| align=right|14,87|| align=right|5,459||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17372)||1981 DV|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,048|| align=right|14,10|| align=right|4,266||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17373)||1981 EQ3|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,207|| align=right|12,92|| align=right|5,598||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17374)||1981 EF4|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,174|| align=right|6,74|| align=right|3,596||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17375)||1981 EJ4|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,040|| align=right|10,05|| align=right|5,499||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17376)||1981 EQ4|| align=right|14,0|| align=right|3,110|| align=right|0,146|| align=right|8,51|| align=right|5,483||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17377)||1981 EF5|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,214|| align=right|10,50|| align=right|4,184||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17378)||1981 EM5|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,056|| align=right|8,17|| align=right|5,432||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17379)||1981 ED8|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,067|| align=right|4,25|| align=right|3,510||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17380)||1981 EB10|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,100|| align=right|4,52|| align=right|3,579||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17381)||1981 EC11|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,118|| align=right|4,42|| align=right|4,362||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17382)||1981 EH11|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|13,76|| align=right|4,289||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17383)||1981 EE12|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|3,491||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17384)||1981 EM12|| align=right|14,4|| align=right|3,200|| align=right|0,079|| align=right|15,63|| align=right|5,724||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17385)||1981 EU13|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,188|| align=right|8,50|| align=right|3,515||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17386)||1981 EA23|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,047|| align=right|8,56|| align=right|4,354||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17387)||1981 EV23|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,154|| align=right|7,10|| align=right|4,161||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17388)||1981 EZ24|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,119|| align=right|12,84|| align=right|4,335||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17389)||1981 EN30|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|5,473||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17390)||1981 EZ37|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,055|| align=right|7,35|| align=right|5,520||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17391)||1981 EK39|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,159|| align=right|3,36|| align=right|3,557||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17392)||1981 EY40|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,071|| align=right|1,37|| align=right|4,382||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17393)||1981 EA41|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,054|| align=right|6,31|| align=right|5,550||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17394)||1981 ER42|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,104|| align=right|1,57|| align=right|5,402||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17395)||1981 EA44|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,185|| align=right|12,99|| align=right|4,331||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17396)||1981 EK45|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|6,48|| align=right|3,608||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17397)||1981 EF48|| align=right|13,4|| align=right|3,927|| align=right|0,024|| align=right|1,73|| align=right|7,782||HLD||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17398)||1982 UR2|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,136|| align=right|18,65|| align=right|4,584||MBA||20. října 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|(17399) Andysanto||1983 RL|| align=right|15,0|| align=right|1,920|| align=right|0,118|| align=right|19,08|| align=right|2,659||MBA||6. září 1983||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(17400)||1985 PL1|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,061|| align=right|11,90|| align=right|4,898||MBA||13. srpna 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(17401)||1985 RP3|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,204|| align=right|2,12|| align=right|3,658||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17402)||1985 UF|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,167|| align=right|8,94|| align=right|3,783||MBA||20. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(17403)||1986 EL5|| align=right|13,5|| align=right|2,539|| align=right|0,078|| align=right|5,23|| align=right|4,046||MBA||6. března 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(17404)||1986 TZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,216|| align=right|3,76|| align=right|3,476||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(17405)||1986 VQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,201|| align=right|5,37|| align=right|3,435||MBA||4. listopadu 1986||Caussols||CERGA
|-
|(17406)||1987 DO|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,173|| align=right|2,73|| align=right|3,646||MBA||25. února 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(17407)||1987 TG|| align=right|13,6|| align=right|2,660|| align=right|0,273|| align=right|9,16|| align=right|4,338||MBA||14. října 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(17408) McAdams||1987 UZ1|| align=right|14,3|| align=right|1,884|| align=right|0,108|| align=right|25,69|| align=right|2,585||MBA||19. října 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(17409)||1988 BA4|| align=right|14,3|| align=right|2,306|| align=right|0,047|| align=right|5,97|| align=right|3,502||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17410)||1988 CQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,145|| align=right|5,65|| align=right|3,506||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17411)||1988 DF3|| align=right|14,9|| align=right|2,244|| align=right|0,128|| align=right|6,59|| align=right|3,360||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17412) Kroll||1988 KV|| align=right|14,3|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|5,57|| align=right|3,730||MBA||24. května 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(17413)||1988 RT4|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,241|| align=right|1,74|| align=right|5,634||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17414)||1988 RN10|| align=right|12,3|| align=right|5,135|| align=right|0,033|| align=right|16,59|| align=right|11,64||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17415)||1988 RO10|| align=right|12,6|| align=right|5,174|| align=right|0,048|| align=right|23,73|| align=right|11,77||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17416)||1988 RR10|| align=right|12,3|| align=right|5,122|| align=right|0,060|| align=right|17,30|| align=right|11,59||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17417)||1988 RY10|| align=right|11,7|| align=right|5,182|| align=right|0,083|| align=right|2,23|| align=right|11,80||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17418)||1988 RT12|| align=right|12,8|| align=right|5,215|| align=right|0,159|| align=right|6,50|| align=right|11,91||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17419)||1988 RH13|| align=right|10,4|| align=right|5,152|| align=right|0,067|| align=right|15,99|| align=right|11,70||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17420)||1988 RL13|| align=right|12,1|| align=right|5,230|| align=right|0,082|| align=right|15,84|| align=right|11,97||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17421)||1988 SW1|| align=right|12,0|| align=right|5,157|| align=right|0,099|| align=right|16,92|| align=right|11,71||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17422)||1988 SE2|| align=right|14,3|| align=right|2,459|| align=right|0,115|| align=right|8,78|| align=right|3,856||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17423)||1988 SK2|| align=right|12,2|| align=right|5,238|| align=right|0,094|| align=right|1,62|| align=right|11,99||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17424)||1988 SP2|| align=right|12,4|| align=right|5,201|| align=right|0,157|| align=right|12,69|| align=right|11,87||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17425)||1989 AM3|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,132|| align=right|10,82|| align=right|4,277||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17426)||1989 CS1|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,110|| align=right|12,88|| align=right|4,374||MBA||5. února 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(17427)||1989 CQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,560|| align=right|0,096|| align=right|10,82|| align=right|6,715||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17428)||1989 DL|| align=right|11,2|| align=right|3,946|| align=right|0,117|| align=right|8,42|| align=right|7,838||HLD||28. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17429)||1989 GD1|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|3,41|| align=right|3,435||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17430)||1989 KF|| align=right|12,4|| align=right|2,857|| align=right|0,093|| align=right|16,26|| align=right|4,828||MBA||31. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17431)||1989 RT|| align=right|14,1|| align=right|2,347|| align=right|0,127|| align=right|6,75|| align=right|3,595||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(17432)||1989 SR|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,101|| align=right|8,89|| align=right|5,164||MBA||29. září 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17433)||1989 SV2|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,033|| align=right|10,39|| align=right|5,383||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17434)||1989 SN3|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|5,415||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17435) di Giovanni||1989 SP3|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,319|| align=right|22,10|| align=right|3,639||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17436)||1989 SV3|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,219|| align=right|4,33|| align=right|3,625||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17437)||1989 SC4|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,060|| align=right|21,58|| align=right|5,621||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17438)||1989 SQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,133|| align=right|3,33|| align=right|3,538||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17439)||1989 TR3|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,032|| align=right|9,54|| align=right|5,628||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17440)||1989 TP14|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,287|| align=right|14,14|| align=right|5,559||MBA||2. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17441)||1989 UE|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|3,24|| align=right|3,627||MBA||20. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(17442)||1989 UO5|| align=right|11,7|| align=right|5,279|| align=right|0,046|| align=right|15,74|| align=right|12,13||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17443)||1989 UU5|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,074|| align=right|15,06|| align=right|5,664||MBA||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17444)||1989 VQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,813||MBA||3. listopadu 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17445)||1989 YC5|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,262|| align=right|15,17|| align=right|5,638||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(17446)||1990 BC2|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,069|| align=right|5,98|| align=right|3,788||MBA||23. ledna 1990||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(17447) Heindl||1990 HE|| align=right|14,5|| align=right|1,941|| align=right|0,116|| align=right|24,81|| align=right|2,704||MBA||25. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17448)||1990 HU1|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,031|| align=right|14,35|| align=right|4,163||MBA||27. dubna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17449)||1990 OD5|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,171|| align=right|7,37|| align=right|4,664||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17450)||1990 QO4|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,074|| align=right|9,65|| align=right|5,195||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17451)||1990 QF8|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,158|| align=right|2,32|| align=right|3,374||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17452)||1990 QE10|| align=right|13,4|| align=right|2,956|| align=right|0,073|| align=right|5,64|| align=right|5,082||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17453)||1990 RQ9|| align=right|13,8|| align=right|2,290|| align=right|0,197|| align=right|5,83|| align=right|3,464||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17454)||1990 SA7|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,074|| align=right|7,33|| align=right|3,332||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17455)||1990 SH7|| align=right|14,2|| align=right|2,915|| align=right|0,081|| align=right|3,08|| align=right|4,977||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17456)||1990 SS7|| align=right|13,8|| align=right|2,929|| align=right|0,099|| align=right|3,31|| align=right|5,012||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17457)||1990 SC11|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,160|| align=right|7,26|| align=right|3,333||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17458) Dick||1990 TP7|| align=right|13,9|| align=right|3,004|| align=right|0,106|| align=right|1,44|| align=right|5,206||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(17459) Andreashofer||1990 TJ8|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,181|| align=right|6,12|| align=right|3,383||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(17460) Mang||1990 TC11|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,124|| align=right|2,30|| align=right|3,409||MBA||10. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(17461)||1990 UD1|| align=right|14,4|| align=right|3,005|| align=right|0,212|| align=right|2,80|| align=right|5,207||MBA||20. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(17462)||1990 UP1|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,178|| align=right|8,86|| align=right|3,428||MBA||22. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17463)||1990 UO5|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,150|| align=right|12,47|| align=right|4,128||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17464)||1990 VX1|| align=right|14,5|| align=right|2,213|| align=right|0,216|| align=right|1,59|| align=right|3,291||MBA||11. listopadu 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(17465)||1990 VU3|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,138|| align=right|1,31|| align=right|5,141||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(17466)||1990 VL4|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,101|| align=right|7,52|| align=right|3,437||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17467)||1990 VE6|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,093|| align=right|10,50|| align=right|5,243||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17468)||1990 WT6|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,153|| align=right|4,74|| align=right|3,459||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17469)||1991 BT|| align=right|13,4|| align=right|2,372|| align=right|0,085|| align=right|6,17|| align=right|3,652||MBA||19. ledna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(17470)||1991 BX|| align=right|12,6|| align=right|3,154|| align=right|0,147|| align=right|4,12|| align=right|5,601||MBA||19. ledna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17471)||1991 EO2|| align=right|14,2|| align=right|2,418|| align=right|0,159|| align=right|1,72|| align=right|3,759||MBA||11. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17472) Dinah||1991 FY|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,057|| align=right|8,37|| align=right|3,571||MBA||17. března 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(17473)||1991 FM3|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,155|| align=right|00,92|| align=right|3,696||MBA||21. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17474)||1991 GK5|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,168|| align=right|2,66|| align=right|3,706||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17475)||1991 GA7|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,82|| align=right|3,739||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17476)||1991 GG7|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|4,22|| align=right|3,720||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17477)||1991 GN9|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,154|| align=right|1,83|| align=right|3,531||MBA||10. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17478)||1991 LQ|| align=right|13,8|| align=right|2,578|| align=right|0,152|| align=right|15,24|| align=right|4,139||MBA||13. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17479)||1991 PV9|| align=right|13,2|| align=right|2,594|| align=right|0,179|| align=right|14,13|| align=right|4,178||MBA||13. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17480)||1991 PE10|| align=right|13,9|| align=right|2,789|| align=right|0,178|| align=right|8,69|| align=right|4,656||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17481)||1991 PE11|| align=right|14,4|| align=right|2,728|| align=right|0,174|| align=right|4,79|| align=right|4,506||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17482)||1991 PY14|| align=right|13,0|| align=right|2,631|| align=right|0,180|| align=right|10,07|| align=right|4,268||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17483)||1991 RA|| align=right|15,0|| align=right|1,854|| align=right|0,041|| align=right|21,13|| align=right|2,524||MBA||2. září 1991||Siding Spring||K. S. Russell
|-
|(17484) Ganghofer||1991 RY4|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|4,439||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(17485)||1991 RP9|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,108|| align=right|16,19|| align=right|4,022||MBA||5. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17486) Hodler||1991 RB41|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,331|| align=right|9,05|| align=right|4,443||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17487)||1991 SY|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,126|| align=right|13,65|| align=right|4,400||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17488) Mantl||1991 TQ6|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,097|| align=right|3,95|| align=right|4,524||MBA||2. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(17489) Trenker||1991 TS6|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,124|| align=right|11,22|| align=right|4,454||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(17490)||1991 UC3|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|3,11|| align=right|4,521||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17491)||1991 UM3|| align=right|14,1|| align=right|2,776|| align=right|0,206|| align=right|9,43|| align=right|4,623||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17492) Hippasos||1991 XG1|| align=right|10,7|| align=right|5,095|| align=right|0,068|| align=right|29,28|| align=right|11,50||JUT||10. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17493) Wildcat||1991 YA|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,442|| align=right|44,31|| align=right|4,537||MBA||31. prosince 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(17494)||1992 AM3|| align=right|13,9|| align=right|2,801|| align=right|0,209|| align=right|14,80|| align=right|4,687||MBA||11. ledna 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(17495)||1992 DY|| align=right|13,6|| align=right|2,211|| align=right|0,105|| align=right|5,91|| align=right|3,288||MBA||27. února 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(17496) Augustinus||1992 DM2|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,173|| align=right|7,14|| align=right|3,520||MBA||29. února 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17497)||1992 DO6|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,080|| align=right|3,10|| align=right|5,433||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17498)||1992 EP4|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,023|| align=right|2,61|| align=right|3,149||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17499)||1992 EJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,088|| align=right|2,78|| align=right|3,435||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17500)||1992 EQ10|| align=right|14,8|| align=right|3,167|| align=right|0,014|| align=right|5,22|| align=right|5,635||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17501)||1992 FG|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,153|| align=right|6,16|| align=right|3,409||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17502)||1992 FD1|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,120|| align=right|4,21|| align=right|3,440||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17503)||1992 FK1|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,249|| align=right|22,15|| align=right|3,447||MBA||26. března 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17504)||1992 GB2|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,085|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17505)||1992 GO2|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,137|| align=right|3,23|| align=right|3,619||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17506)||1992 GW4|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,103|| align=right|7,23|| align=right|3,532||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17507)||1992 HH5|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,212|| align=right|3,28|| align=right|3,542||MBA||24. dubna 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17508) Takumadan||1992 JH|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,223|| align=right|3,30|| align=right|3,628||MBA||3. května 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(17509) Ikumadan||1992 JR|| align=right|14,2|| align=right|2,320|| align=right|0,254|| align=right|8,13|| align=right|3,533||MBA||4. května 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(17510)||1992 PD6|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,072|| align=right|3,50|| align=right|3,697||MBA||1. srpna 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(17511)||1992 QN|| align=right|17,1|| align=right|1,191|| align=right|0,360|| align=right|9,59|| align=right|1,299||APL||29. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(17512)||1992 RN|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,234|| align=right|8,16|| align=right|3,584||MBA||4. září 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17513)||1992 UM|| align=right|14,4|| align=right|2,562|| align=right|0,162|| align=right|6,97|| align=right|4,099||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17514)||1992 UA1|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|14,80|| align=right|4,207||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17515)||1992 UT1|| align=right|13,7|| align=right|2,520|| align=right|0,148|| align=right|4,60|| align=right|3,999||MBA||21. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(17516)||1992 UZ6|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|4,039||MBA||28. října 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(17517)||1992 WZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,117|| align=right|12,27|| align=right|4,116||MBA||21. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17518) Redqueen||1992 YD|| align=right|13,4|| align=right|2,628|| align=right|0,076|| align=right|16,43|| align=right|4,260||MBA||18. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(17519)||1992 YE2|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,118|| align=right|11,88|| align=right|4,314||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17520)||1993 BX2|| align=right|12,9|| align=right|2,613|| align=right|0,178|| align=right|12,48|| align=right|4,222||MBA||23. ledna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17521)||1993 BR4|| align=right|14,2|| align=right|2,814|| align=right|0,061|| align=right|0,97|| align=right|4,721||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17522)||1993 BL7|| align=right|13,9|| align=right|2,756|| align=right|0,070|| align=right|2,87|| align=right|4,574||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17523)||1993 FX2|| align=right|14,5|| align=right|2,894|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,921||MBA||23. března 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17524)||1993 FS4|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,132|| align=right|2,40|| align=right|5,498||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17525)||1993 FH5|| align=right|13,5|| align=right|2,875|| align=right|0,036|| align=right|2,85|| align=right|4,875||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17526)||1993 FV5|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|2,61|| align=right|5,514||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17527)||1993 FC14|| align=right|12,8|| align=right|3,119|| align=right|0,226|| align=right|16,06|| align=right|5,506||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17528)||1993 FX14|| align=right|14,2|| align=right|3,001|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,198||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17529)||1993 FJ23|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,090|| align=right|12,92|| align=right|4,883||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17530)||1993 FZ23|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,221|| align=right|16,58|| align=right|5,537||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17531)||1993 FU25|| align=right|13,7|| align=right|2,809|| align=right|0,092|| align=right|2,31|| align=right|4,707||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17532)||1993 FD34|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|9,77|| align=right|5,162||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17533)||1993 FR36|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,136|| align=right|2,29|| align=right|5,459||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17534)||1993 FB40|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,169|| align=right|1,70|| align=right|5,122||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17535)||1993 FF40|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,050|| align=right|10,75|| align=right|5,177||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17536)||1993 FM40|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,164|| align=right|2,29|| align=right|5,434||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17537)||1993 FN40|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,088|| align=right|2,76|| align=right|5,024||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17538)||1993 FZ44|| align=right|14,2|| align=right|2,894|| align=right|0,108|| align=right|2,09|| align=right|4,922||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17539)||1993 FR46|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,058|| align=right|2,17|| align=right|5,214||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17540)||1993 FX81|| align=right|12,5|| align=right|2,941|| align=right|0,125|| align=right|6,62|| align=right|5,044||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(17541)||1993 OL5|| align=right|16,8|| align=right|2,245|| align=right|0,145|| align=right|0,49|| align=right|3,363||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17542)||1993 OW6|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,168|| align=right|3,79|| align=right|3,402||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17543)||1993 PA3|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,112|| align=right|17,99|| align=right|5,809||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(17544)||1993 RF2|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,396||MBA||15. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17545)||1993 RZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,143|| align=right|3,71|| align=right|3,490||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17546)||1993 SB2|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,129|| align=right|4,58|| align=right|3,285||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17547)||1993 SN2|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,157|| align=right|1,95|| align=right|3,573||MBA||21. září 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(17548)||1993 SX6|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,053|| align=right|4,98|| align=right|3,487||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17549)||1993 TW12|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,116|| align=right|6,81|| align=right|3,525||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(17550)||1993 TO18|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,147|| align=right|3,00|| align=right|3,725||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17551)||1993 TZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,119|| align=right|9,18|| align=right|3,519||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17552)||1993 TZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|3,465||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17553)||1993 UQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,117|| align=right|6,78|| align=right|3,499||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17554)||1993 VY|| align=right|13,9|| align=right|2,277|| align=right|0,194|| align=right|25,09|| align=right|3,435||MBA||9. listopadu 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17555)||1993 VC5|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,325|| align=right|21,63|| align=right|3,655||MBA||4. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17556)||1993 WB|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,184|| align=right|1,74|| align=right|3,561||MBA||16. listopadu 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(17557)||1994 AX|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,192|| align=right|2,18|| align=right|3,811||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17558)||1994 AA1|| align=right|14,2|| align=right|2,394|| align=right|0,103|| align=right|4,42|| align=right|3,703||MBA||4. ledna 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(17559)||1994 AR1|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,131|| align=right|10,51|| align=right|3,643||MBA||8. ledna 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(17560)||1994 AD3|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|3,82|| align=right|3,625||MBA||14. ledna 1994||Sormano||C. Gualdoni; A. Testa
|-
|(17561)||1994 AE11|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,149|| align=right|4,74|| align=right|3,909||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17562)||1994 BG4|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,071|| align=right|6,02|| align=right|3,673||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(17563) Tsuneyoshi||1994 CC1|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,218|| align=right|10,36|| align=right|4,382||MBA||5. února 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(17564)||1994 CQ1|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|3,71|| align=right|3,728||MBA||7. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17565)||1994 CG2|| align=right|13,8|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|14,83|| align=right|4,227||MBA||12. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17566)||1994 CE11|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,152|| align=right|2,64|| align=right|4,085||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17567)||1994 GP|| align=right|12,8|| align=right|2,786|| align=right|0,153|| align=right|8,72|| align=right|4,649||MBA||5. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17568)||1994 GT8|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,080|| align=right|27,91|| align=right|4,405||MBA||11. dubna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17569)||1994 LB8|| align=right|13,5|| align=right|2,548|| align=right|0,100|| align=right|16,60|| align=right|4,067||MBA||8. června 1994||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(17570)||1994 NQ|| align=right|14,0|| align=right|2,360|| align=right|0,278|| align=right|24,06|| align=right|3,625||MBA||6. července 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(17571)||1994 PV|| align=right|13,0|| align=right|3,131|| align=right|0,159|| align=right|6,24|| align=right|5,538||MBA||14. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17572)||1994 PX11|| align=right|14,1|| align=right|2,908|| align=right|0,073|| align=right|1,08|| align=right|4,958||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17573)||1994 PJ13|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,158|| align=right|1,29|| align=right|5,734||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17574)||1994 PT13|| align=right|13,7|| align=right|3,009|| align=right|0,085|| align=right|10,32|| align=right|5,219||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17575)||1994 PQ14|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,100|| align=right|4,01|| align=right|5,488||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17576)||1994 PL25|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,058|| align=right|11,03|| align=right|5,358||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17577)||1994 PD38|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,156|| align=right|7,60|| align=right|5,464||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17578)||1994 QQ|| align=right|13,3|| align=right|2,876|| align=right|0,098|| align=right|9,94|| align=right|4,876||MBA||16. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17579) Lewkopelew||1994 TQ16|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,141|| align=right|7,08|| align=right|3,600||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17580)||1994 VV|| align=right|13,1|| align=right|2,647|| align=right|0,063|| align=right|21,12|| align=right|4,305||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17581)||1994 VE1|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,162|| align=right|2,45|| align=right|4,077||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17582)||1994 WL|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,137|| align=right|7,50|| align=right|3,625||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17583)||1994 WV2|| align=right|13,0|| align=right|2,280|| align=right|0,203|| align=right|5,12|| align=right|3,443||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17584)||1994 XF1|| align=right|13,8|| align=right|2,469|| align=right|0,158|| align=right|8,45|| align=right|3,880||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17585)||1994 YC4|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,175|| align=right|1,58|| align=right|3,676||MBA||31. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17586)||1995 AT2|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,037|| align=right|2,79|| align=right|3,258||MBA||10. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17587)||1995 BD|| align=right|12,4|| align=right|3,398|| align=right|0,124|| align=right|10,10|| align=right|6,264||MBA||20. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17588)||1995 BH2|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,188|| align=right|2,10|| align=right|3,538||MBA||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17589)||1995 BR10|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,101|| align=right|7,25|| align=right|3,539||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17590)||1995 CG|| align=right|15,2|| align=right|1,961|| align=right|0,076|| align=right|24,49|| align=right|2,746||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17591)||1995 DG|| align=right|12,2|| align=right|3,133|| align=right|0,212|| align=right|17,01|| align=right|5,543||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17592)||1995 DR|| align=right|14,6|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|6,96|| align=right|3,809||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17593)||1995 DV|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,152|| align=right|4,91|| align=right|3,813||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17594)||1995 DX5|| align=right|12,6|| align=right|3,134|| align=right|0,055|| align=right|12,30|| align=right|5,548||MBA||23. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17595)||1995 EO|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|3,22|| align=right|3,465||MBA||1. března 1995||Kleť||Klet
|-
|(17596)||1995 EP1|| align=right|13,1|| align=right|2,860|| align=right|0,109|| align=right|11,90|| align=right|4,836||MBA||11. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17597) Stefanzweig||1995 EK8|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,075|| align=right|2,94|| align=right|3,764||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17598)||1995 KE2|| align=right|14,0|| align=right|2,197|| align=right|0,089|| align=right|6,78|| align=right|3,257||MBA||23. května 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17599)||1995 ON4|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|2,78|| align=right|4,109||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17600) Dobřichovice||1995 SO|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,092|| align=right|10,12|| align=right|5,184||MBA||18. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(17601)||1995 SS|| align=right|15,5|| align=right|1,820|| align=right|0,065|| align=right|24,21|| align=right|2,455||MBA||19. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17602)||1995 SO1|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,158|| align=right|21,26|| align=right|5,578||MBA||19. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17603)||1995 SG5|| align=right|12,9|| align=right|2,789|| align=right|0,238|| align=right|16,60|| align=right|4,657||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17604)||1995 SO26|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,058|| align=right|9,91|| align=right|5,187||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17605)||1995 SR26|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,076|| align=right|1,71|| align=right|4,884||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17606)||1995 ST53|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,298|| align=right|13,62|| align=right|4,230||MBA||28. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17607) Táborsko||1995 TC|| align=right|14,3|| align=right|2,907|| align=right|0,019|| align=right|0,90|| align=right|4,956||MBA||2. října 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(17608)||1995 TN|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,038|| align=right|10,40|| align=right|5,339||MBA||12. října 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(17609)||1995 UR|| align=right|14,2|| align=right|2,302|| align=right|0,207|| align=right|25,32|| align=right|3,492||MBA||18. října 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17610)||1995 UJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|10,11|| align=right|5,150||MBA||23. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(17611) Jožkakubík||1995 UP2|| align=right|13,4|| align=right|2,994|| align=right|0,060|| align=right|10,58|| align=right|5,179||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(17612) Whiteknight||1995 UW6|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,018|| align=right|8,44|| align=right|5,403||MBA||20. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(17613)||1995 UP7|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,115|| align=right|5,49|| align=right|4,100||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17614)||1995 UT7|| align=right|13,5|| align=right|3,062|| align=right|0,048|| align=right|8,79|| align=right|5,357||MBA||27. října 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Chiavenna
|-
|(17615)||1995 UZ8|| align=right|13,3|| align=right|3,098|| align=right|0,189|| align=right|9,05|| align=right|5,453||MBA||30. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17616)||1995 UE15|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,088|| align=right|4,11|| align=right|5,544||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17617)||1995 UD45|| align=right|12,2|| align=right|2,998|| align=right|0,159|| align=right|12,42|| align=right|5,189||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17618)||1995 VO|| align=right|12,6|| align=right|3,005|| align=right|0,055|| align=right|10,85|| align=right|5,209||MBA||4. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17619)||1995 VT|| align=right|11,9|| align=right|3,058|| align=right|0,041|| align=right|8,75|| align=right|5,347||MBA||1. listopadu 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(17620)||1995 WY|| align=right|12,8|| align=right|3,054|| align=right|0,055|| align=right|10,39|| align=right|5,336||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17621)||1995 WD1|| align=right|14,4|| align=right|2,849|| align=right|0,140|| align=right|2,47|| align=right|4,808||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17622)||1995 WW2|| align=right|13,0|| align=right|3,059|| align=right|0,173|| align=right|8,16|| align=right|5,349||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17623)||1995 WO42|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,131|| align=right|18,48|| align=right|5,471||MBA||30. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17624)||1996 AT|| align=right|14,1|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|3,58|| align=right|3,355||MBA||10. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17625) Joseflada||1996 AY1|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,181|| align=right|17,27|| align=right|5,755||MBA||14. ledna 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(17626)||1996 AG2|| align=right|12,0|| align=right|3,162|| align=right|0,093|| align=right|12,91|| align=right|5,622||MBA||12. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17627) Humptydumpty||1996 BM3|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,154|| align=right|0,95|| align=right|5,715||MBA||27. ledna 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(17628)||1996 FB5|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,271|| align=right|22,64|| align=right|3,460||MBA||21. března 1996||Socorro||Socorro
|-
|(17629)||1996 HN1|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,131|| align=right|6,17|| align=right|3,438||MBA||21. dubna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17630)||1996 HM21|| align=right|15,7|| align=right|2,197|| align=right|0,080|| align=right|4,90|| align=right|3,255||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17631)||1996 HV21|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,099|| align=right|4,48|| align=right|3,243||MBA||21. dubna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17632)||1996 HW21|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,100|| align=right|2,38|| align=right|3,433||MBA||21. dubna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17633)||1996 JU|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,183|| align=right|24,80|| align=right|3,564||MBA||11. května 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17634)||1996 NM3|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|2,69|| align=right|3,809||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17635)||1996 OC1|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,114|| align=right|6,47|| align=right|3,725||MBA||20. července 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17636)||1996 PQ|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,107|| align=right|7,16|| align=right|3,559||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17637) Blaschke||1996 PA1|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,666||MBA||11. srpna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17638) Sualan||1996 PB1|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,217|| align=right|2,08|| align=right|3,667||MBA||11. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(17639)||1996 PA4|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,167|| align=right|3,13|| align=right|3,591||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17640) Mount Stromlo||1996 PA7|| align=right|14,0|| align=right|2,326|| align=right|0,352|| align=right|25,43|| align=right|3,546||MBA||15. srpna 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(17641)||1996 SW7|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,113|| align=right|6,22|| align=right|3,765||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17642)||1996 TY4|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,131|| align=right|13,94|| align=right|4,226||MBA||6. října 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(17643)||1996 TJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,238|| align=right|5,38|| align=right|4,157||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(17644)||1996 TW8|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,069|| align=right|21,32|| align=right|4,369||MBA||10. října 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(17645)||1996 TR14|| align=right|12,3|| align=right|3,167|| align=right|0,222|| align=right|7,13|| align=right|5,636||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17646)||1996 TM36|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,215|| align=right|12,51|| align=right|3,821||MBA||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17647)||1996 TR41|| align=right|14,3|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|3,73|| align=right|4,124||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17648)||1996 UU|| align=right|13,9|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|12,77|| align=right|4,091||MBA||16. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17649)||1996 UP1|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,181|| align=right|15,51|| align=right|4,218||MBA||17. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(17650)||1996 UH5|| align=right|14,1|| align=right|2,527|| align=right|0,171|| align=right|14,00|| align=right|4,015||MBA||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17651) Tajimi||1996 VM1|| align=right|13,1|| align=right|2,449|| align=right|0,101|| align=right|7,06|| align=right|3,831||MBA||3. listopadu 1996||Tajimi||T. Mizuno; T. Furuta
|-
|(17652) Nepoti||1996 VQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,661|| align=right|0,066|| align=right|11,44|| align=right|4,340||MBA||3. listopadu 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(17653) Bochner||1996 VM2|| align=right|14,5|| align=right|2,667|| align=right|0,219|| align=right|12,29|| align=right|4,354||MBA||10. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17654)||1996 VK3|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,078|| align=right|2,56|| align=right|4,543||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17655)||1996 VL3|| align=right|14,0|| align=right|2,650|| align=right|0,103|| align=right|2,62|| align=right|4,314||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17656)||1996 VL4|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,078|| align=right|3,48|| align=right|4,702||MBA||6. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17657)||1996 VO4|| align=right|14,6|| align=right|1,928|| align=right|0,087|| align=right|23,08|| align=right|2,677||MBA||6. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17658)||1996 VS4|| align=right|13,1|| align=right|2,692|| align=right|0,051|| align=right|4,12|| align=right|4,417||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17659)||1996 VX5|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,191|| align=right|5,18|| align=right|4,249||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17660)||1996 VP6|| align=right|14,0|| align=right|2,517|| align=right|0,195|| align=right|4,98|| align=right|3,993||MBA||7. listopadu 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(17661)||1996 VW7|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,257|| align=right|7,01|| align=right|4,193||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17662)||1996 VG30|| align=right|13,3|| align=right|2,703|| align=right|0,204|| align=right|7,80|| align=right|4,442||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17663)||1996 VK30|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,258|| align=right|5,07|| align=right|4,299||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17664)||1996 VP30|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,248|| align=right|11,90|| align=right|4,164||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17665)||1996 WD|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,200|| align=right|11,18|| align=right|4,375||MBA||16. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17666)||1996 XR|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,113|| align=right|1,67|| align=right|4,277||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(17667)||1996 XT5|| align=right|12,9|| align=right|2,976|| align=right|0,065|| align=right|8,78|| align=right|5,133||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17668)||1996 XW5|| align=right|13,4|| align=right|3,070|| align=right|0,045|| align=right|9,24|| align=right|5,377||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17669)||1996 XF6|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,640||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17670) Liddell||1996 XQ19|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,087|| align=right|2,41|| align=right|4,652||MBA||8. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(17671)||1996 XS19|| align=right|14,2|| align=right|2,886|| align=right|0,081|| align=right|10,07|| align=right|4,903||MBA||11. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17672)||1996 XS25|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,180|| align=right|20,23|| align=right|5,516||MBA||11. prosince 1996||Saji||Saji
|-
|(17673) Houkidaisen||1996 XL32|| align=right|13,7|| align=right|3,118|| align=right|0,141|| align=right|6,22|| align=right|5,504||MBA||15. prosince 1996||Saji||Saji
|-
|(17674)||1996 YG|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,102|| align=right|4,54|| align=right|5,213||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17675)||1996 YU|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,094|| align=right|4,54|| align=right|4,661||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17676)||1997 AG1|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,017|| align=right|8,03|| align=right|5,342||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17677)||1997 AW2|| align=right|13,3|| align=right|3,023|| align=right|0,170|| align=right|4,64|| align=right|5,256||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17678)||1997 AG3|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,083|| align=right|3,49|| align=right|5,431||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17679)||1997 AK4|| align=right|13,0|| align=right|3,003|| align=right|0,193|| align=right|2,50|| align=right|5,204||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17680)||1997 AW5|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,108|| align=right|2,41|| align=right|5,549||MBA||1. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17681) Tweedledum||1997 AQ6|| align=right|14,4|| align=right|1,826|| align=right|0,030|| align=right|24,39|| align=right|2,466||MBA||6. ledna 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(17682)||1997 AR12|| align=right|12,6|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|9,14|| align=right|5,259||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17683) Kanagawa||1997 AR16|| align=right|12,7|| align=right|2,992|| align=right|0,152|| align=right|18,24|| align=right|5,176||MBA||10. ledna 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(17684)||1997 AS16|| align=right|13,1|| align=right|3,047|| align=right|0,033|| align=right|2,45|| align=right|5,317||MBA||14. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17685)||1997 AJ19|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,047|| align=right|1,94|| align=right|4,687||MBA||13. ledna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17686)||1997 BC2|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,121|| align=right|11,64|| align=right|5,183||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17687)||1997 BN2|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,074|| align=right|9,64|| align=right|5,375||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17688)||1997 BM3|| align=right|13,0|| align=right|2,779|| align=right|0,194|| align=right|7,12|| align=right|4,632||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17689)||1997 CS|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,088|| align=right|10,05|| align=right|5,212||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17690)||1997 CY2|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|5,481||MBA||3. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17691)||1997 CF17|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|3,95|| align=right|5,683||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17692)||1997 CX27|| align=right|13,6|| align=right|3,118|| align=right|0,167|| align=right|5,77|| align=right|5,505||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17693) Wangdaheng||1997 CP28|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,101|| align=right|10,12|| align=right|5,159||MBA||15. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17694) Jiránek||1997 ET1|| align=right|13,8|| align=right|2,844|| align=right|0,089|| align=right|3,20|| align=right|4,794||MBA||4. března 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(17695)||1997 EE7|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,106|| align=right|15,21|| align=right|5,378||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17696) Bombelli||1997 EH8|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|5,252||MBA||8. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17697)||1997 EQ41|| align=right|13,8|| align=right|3,003|| align=right|0,023|| align=right|10,33|| align=right|5,203||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17698)||1997 EW42|| align=right|13,3|| align=right|3,118|| align=right|0,049|| align=right|11,22|| align=right|5,506||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17699)||1997 GX7|| align=right|13,8|| align=right|3,174|| align=right|0,190|| align=right|2,42|| align=right|5,655||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17700)||1997 GM40|| align=right|13,6|| align=right|2,322|| align=right|0,192|| align=right|8,51|| align=right|3,538||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17701)||1997 GU41|| align=right|12,6|| align=right|3,165|| align=right|0,068|| align=right|10,13|| align=right|5,630||MBA||9. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17702) Kryštofharant||1997 JD|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,078|| align=right|8,70|| align=right|5,383||MBA||1. května 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(17703) Bombieri||1997 RS5|| align=right|16,3|| align=right|2,205|| align=right|0,025|| align=right|1,37|| align=right|3,273||MBA||9. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17704)||1997 UM5|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,174|| align=right|4,54|| align=right|3,297||MBA||21. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17705)||1997 UM24|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,059|| align=right|6,59|| align=right|3,529||MBA||28. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17706)||1997 VA6|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,100|| align=right|7,86|| align=right|3,489||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17707)||1997 VM7|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,127|| align=right|4,99|| align=right|3,522||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17708)||1997 WB|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|6,62|| align=right|3,456||MBA||18. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17709)||1997 WV1|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,079|| align=right|3,46|| align=right|3,451||MBA||19. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17710)||1997 WT2|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,072|| align=right|7,52|| align=right|3,455||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17711)||1997 WA7|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,197|| align=right|15,23|| align=right|4,164||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17712) Fatherwilliam||1997 WK7|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,091|| align=right|4,38|| align=right|3,420||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17713)||1997 WJ20|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,080|| align=right|4,50|| align=right|3,722||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17714)||1997 WR38|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|3,89|| align=right|3,395||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17715)||1997 WZ39|| align=right|14,1|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|4,18|| align=right|3,674||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17716)||1997 WW43|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,078|| align=right|3,12|| align=right|3,347||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(17717)||1997 XL|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,111|| align=right|5,84|| align=right|3,473||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17718)||1997 XZ|| align=right|14,5|| align=right|2,412|| align=right|0,109|| align=right|2,24|| align=right|3,746||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17719)||1997 XV1|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|7,07|| align=right|3,527||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17720) Manuboccuni||1997 XH10|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,126|| align=right|6,06|| align=right|3,456||MBA||7. prosince 1997||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(17721)||1997 XT10|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,269|| align=right|13,32|| align=right|5,351||MBA||10. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17722)||1997 YT1|| align=right|13,7|| align=right|2,465|| align=right|0,230|| align=right|12,02|| align=right|3,870||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17723)||1997 YA4|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,188|| align=right|5,39|| align=right|3,274||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17724)||1997 YZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,150|| align=right|5,67|| align=right|3,846||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17725)||1997 YQ7|| align=right|13,0|| align=right|2,690|| align=right|0,167|| align=right|11,49|| align=right|4,411||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17726)||1997 YS10|| align=right|13,7|| align=right|2,408|| align=right|0,127|| align=right|2,89|| align=right|3,737||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17727)||1997 YU11|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,113|| align=right|7,05|| align=right|3,612||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17728)||1997 YM12|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,185|| align=right|3,78|| align=right|3,798||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17729)||1997 YW14|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,013|| align=right|3,44|| align=right|3,714||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17730)||1998 AS4|| align=right|13,2|| align=right|2,427|| align=right|0,142|| align=right|11,10|| align=right|3,781||MBA||6. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17731)||1998 AD10|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|5,88|| align=right|3,272||MBA||15. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17732)||1998 AQ10|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,057|| align=right|5,26|| align=right|4,257||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17733)||1998 BS1|| align=right|13,8|| align=right|2,454|| align=right|0,122|| align=right|4,42|| align=right|3,844||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17734) Boole||1998 BW3|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,100|| align=right|2,11|| align=right|3,740||MBA||22. ledna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17735)||1998 BG7|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,193|| align=right|4,32|| align=right|3,488||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17736)||1998 BA12|| align=right|13,4|| align=right|2,612|| align=right|0,096|| align=right|5,37|| align=right|4,220||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17737) Sigmundjähn||1998 BF14|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,144|| align=right|6,49|| align=right|3,796||MBA||27. ledna 1998||Drebach||J. Kandler
|-
|(17738)||1998 BS15|| align=right|13,2|| align=right|2,265|| align=right|0,184|| align=right|6,49|| align=right|3,408||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17739)||1998 BY15|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,163|| align=right|6,71|| align=right|3,824||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17740)||1998 BC19|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,133|| align=right|8,40|| align=right|4,277||MBA||27. ledna 1998||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(17741)||1998 BS23|| align=right|14,4|| align=right|2,835|| align=right|0,119|| align=right|0,89|| align=right|4,772||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17742)||1998 BP25|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,147|| align=right|2,97|| align=right|5,592||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17743)||1998 BA31|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,163|| align=right|5,08|| align=right|3,560||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17744) Jodiefoster||1998 BZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,314|| align=right|3,07|| align=right|3,699||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17745)||1998 BG34|| align=right|15,0|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|1,11|| align=right|5,561||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17746) Haigha||1998 BU41|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,159|| align=right|7,86|| align=right|3,649||MBA||30. ledna 1998||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(17747)||1998 BJ42|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,171|| align=right|2,28|| align=right|3,531||MBA||26. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17748) Uedashoji||1998 CL|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,207|| align=right|3,78|| align=right|3,625||MBA||1. února 1998||Saji||Saji
|-
|(17749)||1998 DW1|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,275|| align=right|7,29|| align=right|3,703||MBA||19. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(17750)||1998 DZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,161|| align=right|12,38|| align=right|4,122||MBA||18. února 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17751)||1998 DN3|| align=right|13,2|| align=right|2,732|| align=right|0,115|| align=right|8,50|| align=right|4,515||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17752)||1998 DM4|| align=right|14,5|| align=right|2,619|| align=right|0,119|| align=right|2,98|| align=right|4,239||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17753)||1998 DZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,174|| align=right|4,54|| align=right|4,080||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17754)||1998 DN8|| align=right|12,7|| align=right|3,045|| align=right|0,137|| align=right|8,35|| align=right|5,313||MBA||21. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17755)||1998 DU11|| align=right|13,6|| align=right|3,098|| align=right|0,156|| align=right|2,25|| align=right|5,453||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17756)||1998 DM13|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|12,98|| align=right|4,165||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17757)||1998 DG15|| align=right|13,8|| align=right|2,703|| align=right|0,065|| align=right|12,80|| align=right|4,444||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17758)||1998 DC18|| align=right|14,8|| align=right|2,784|| align=right|0,087|| align=right|4,26|| align=right|4,644||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17759) Hatta||1998 DA24|| align=right|14,0|| align=right|2,615|| align=right|0,148|| align=right|11,24|| align=right|4,229||MBA||17. února 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17760)||1998 DU33|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,133|| align=right|2,11|| align=right|3,727||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17761)||1998 DV34|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,037|| align=right|3,63|| align=right|4,558||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17762)||1998 DY34|| align=right|14,0|| align=right|2,888|| align=right|0,063|| align=right|2,01|| align=right|4,906||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17763)||1998 EG|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,045|| align=right|6,81|| align=right|4,257||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17764) Schatzman||1998 ES1|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,234|| align=right|5,11|| align=right|4,200||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17765)||1998 EZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,518|| align=right|0,167|| align=right|6,35|| align=right|3,994||MBA||1. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17766)||1998 ES3|| align=right|13,8|| align=right|2,612|| align=right|0,101|| align=right|13,61|| align=right|4,220||MBA||2. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17767)||1998 EJ6|| align=right|14,2|| align=right|2,341|| align=right|0,127|| align=right|4,47|| align=right|3,582||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17768) Tigerlily||1998 EO8|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,086|| align=right|8,87|| align=right|5,182||MBA||3. března 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(17769)||1998 EM9|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,063|| align=right|7,66|| align=right|3,700||MBA||15. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17770)||1998 EU11|| align=right|13,3|| align=right|2,554|| align=right|0,274|| align=right|8,27|| align=right|4,080||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17771)||1998 EA13|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,136|| align=right|2,28|| align=right|5,841||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17772)||1998 EP13|| align=right|13,5|| align=right|2,855|| align=right|0,063|| align=right|3,13|| align=right|4,823||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17773)||1998 EX13|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,073|| align=right|4,52|| align=right|5,396||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17774)||1998 ER14|| align=right|14,9|| align=right|2,156|| align=right|0,182|| align=right|4,70|| align=right|3,165||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17775)||1998 FH|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,105|| align=right|12,42|| align=right|4,521||MBA||18. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17776) Troska||1998 FF3|| align=right|14,7|| align=right|2,484|| align=right|0,084|| align=right|7,47|| align=right|3,914||MBA||22. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(17777) Ornicar||1998 FV9|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,158|| align=right|4,76|| align=right|3,366||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17778)||1998 FT11|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,103|| align=right|17,15|| align=right|4,215||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17779)||1998 FK12|| align=right|13,8|| align=right|2,916|| align=right|0,062|| align=right|1,08|| align=right|4,979||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17780)||1998 FY13|| align=right|12,8|| align=right|2,998|| align=right|0,045|| align=right|10,57|| align=right|5,191||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17781) Kepping||1998 FH23|| align=right|14,3|| align=right|2,435|| align=right|0,062|| align=right|3,09|| align=right|3,799||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17782)||1998 FD26|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,197|| align=right|6,28|| align=right|4,323||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17783)||1998 FO29|| align=right|13,3|| align=right|2,546|| align=right|0,157|| align=right|11,95|| align=right|4,061||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17784) Banerjee||1998 FF30|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,095|| align=right|7,23|| align=right|3,769||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17785) Wesleyfuller||1998 FX35|| align=right|15,0|| align=right|2,223|| align=right|0,157|| align=right|4,82|| align=right|3,314||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17786)||1998 FL36|| align=right|13,2|| align=right|2,756|| align=right|0,117|| align=right|6,76|| align=right|4,576||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17787)||1998 FT39|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,107|| align=right|5,22|| align=right|5,767||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17788)||1998 FT41|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,049|| align=right|10,14|| align=right|5,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17789)||1998 FJ49|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,098|| align=right|12,60|| align=right|4,168||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17790)||1998 FN49|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,069|| align=right|12,02|| align=right|5,123||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17791)||1998 FN54|| align=right|13,7|| align=right|2,435|| align=right|0,208|| align=right|6,30|| align=right|3,798||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17792)||1998 FR56|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,169|| align=right|18,51|| align=right|4,168||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17793)||1998 FO58|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,165|| align=right|11,95|| align=right|4,352||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17794) Kowalinski||1998 FC60|| align=right|14,4|| align=right|2,832|| align=right|0,088|| align=right|2,77|| align=right|4,764||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17795) Elysiasegal||1998 FJ61|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,172|| align=right|1,74|| align=right|3,702||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17796)||1998 FM62|| align=right|13,1|| align=right|2,774|| align=right|0,148|| align=right|17,41|| align=right|4,620||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17797)||1998 FO62|| align=right|13,3|| align=right|2,802|| align=right|0,123|| align=right|5,05|| align=right|4,690||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17798)||1998 FC63|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,095|| align=right|1,30|| align=right|5,783||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17799) Petewilliams||1998 FC64|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,108|| align=right|5,48|| align=right|4,520||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17800)||1998 FG66|| align=right|12,6|| align=right|3,048|| align=right|0,131|| align=right|11,08|| align=right|5,320||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17801) Zelkowitz||1998 FH69|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,112|| align=right|00,82|| align=right|5,511||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17802)||1998 FA71|| align=right|12,7|| align=right|3,163|| align=right|0,043|| align=right|15,59|| align=right|5,623||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17803) Barish||1998 FD71|| align=right|14,6|| align=right|2,479|| align=right|0,178|| align=right|1,95|| align=right|3,901||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17804)||1998 FH71|| align=right|13,1|| align=right|3,004|| align=right|0,082|| align=right|9,86|| align=right|5,205||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17805) Švestka||1998 FV72|| align=right|14,4|| align=right|3,002|| align=right|0,071|| align=right|10,51|| align=right|5,200||MBA||30. března 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(17806) Adolfborn||1998 FO73|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,111|| align=right|3,35|| align=right|3,515||MBA||31. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(17807) Ericpearce||1998 FT74|| align=right|12,9|| align=right|2,726|| align=right|0,127|| align=right|18,42|| align=right|4,499||MBA||19. března 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17808)||1998 FV74|| align=right|12,5|| align=right|3,071|| align=right|0,102|| align=right|9,44|| align=right|5,380||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17809)||1998 FR78|| align=right|12,3|| align=right|3,220|| align=right|0,114|| align=right|15,63|| align=right|5,778||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17810)||1998 FM100|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,139|| align=right|12,31|| align=right|4,346||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17811)||1998 FH105|| align=right|13,4|| align=right|2,779|| align=right|0,150|| align=right|6,07|| align=right|4,631||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17812)||1998 FH109|| align=right|12,3|| align=right|3,106|| align=right|0,105|| align=right|14,65|| align=right|5,474||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17813)||1998 FL109|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,039|| align=right|10,08|| align=right|5,187||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17814)||1998 FH113|| align=right|11,6|| align=right|3,009|| align=right|0,119|| align=right|8,74|| align=right|5,220||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17815) Kulawik||1998 FM113|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,092|| align=right|5,95|| align=right|3,667||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17816)||1998 FY113|| align=right|12,6|| align=right|3,075|| align=right|0,102|| align=right|6,41|| align=right|5,392||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17817)||1998 FU116|| align=right|12,3|| align=right|3,049|| align=right|0,113|| align=right|9,28|| align=right|5,323||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17818)||1998 FE118|| align=right|12,9|| align=right|2,767|| align=right|0,053|| align=right|9,14|| align=right|4,601||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17819)||1998 FK118|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,036|| align=right|12,92|| align=right|5,717||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17820)||1998 FZ125|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,044|| align=right|6,70|| align=right|5,802||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17821) Bölsche||1998 FC127|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,094|| align=right|7,30|| align=right|3,520||MBA||31. března 1998||Drebach||A. Knofel; J. Kandler
|-
|(17822)||1998 FM135|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,125|| align=right|4,23|| align=right|5,676||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17823) Bartels||1998 GA|| align=right|14,5|| align=right|2,428|| align=right|0,135|| align=right|4,07|| align=right|3,783||MBA||1. dubna 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(17824)||1998 GF|| align=right|15,6|| align=right|1,941|| align=right|0,032|| align=right|22,41|| align=right|2,703||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17825)||1998 GQ8|| align=right|14,0|| align=right|3,114|| align=right|0,113|| align=right|15,22|| align=right|5,495||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17826) Normanwisdom||1998 GK10|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,133|| align=right|9,93|| align=right|5,377||MBA||3. dubna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17827)||1998 HW|| align=right|13,3|| align=right|2,749|| align=right|0,160|| align=right|14,13|| align=right|4,556||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17828)||1998 HK8|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,093|| align=right|00,62|| align=right|5,110||MBA||22. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17829)||1998 HX32|| align=right|13,2|| align=right|3,165|| align=right|0,109|| align=right|5,31|| align=right|5,630||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17830)||1998 HR35|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,032|| align=right|3,13|| align=right|4,861||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17831) Ussery||1998 HW35|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,062|| align=right|2,39|| align=right|4,385||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17832) Pitman||1998 HV39|| align=right|14,1|| align=right|2,909|| align=right|0,034|| align=right|3,01|| align=right|4,960||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17833)||1998 HO42|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,112|| align=right|10,03|| align=right|4,651||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17834)||1998 HL43|| align=right|12,7|| align=right|2,998|| align=right|0,088|| align=right|9,68|| align=right|5,189||MBA||25. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(17835) Anoelsuri||1998 HS46|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,193|| align=right|3,26|| align=right|3,677||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17836) Canup||1998 HT50|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,128|| align=right|13,19|| align=right|4,431||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17837)||1998 HQ92|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,102|| align=right|1,70|| align=right|5,829||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17838)||1998 HJ94|| align=right|13,0|| align=right|3,172|| align=right|0,102|| align=right|15,87|| align=right|5,649||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17839)||1998 HN95|| align=right|12,0|| align=right|3,058|| align=right|0,156|| align=right|15,17|| align=right|5,346||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17840)||1998 HG96|| align=right|12,4|| align=right|3,241|| align=right|0,127|| align=right|18,28|| align=right|5,834||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17841)||1998 HZ96|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,051|| align=right|14,97|| align=right|4,286||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17842) Jorgegarcia||1998 HN98|| align=right|14,2|| align=right|2,628|| align=right|0,144|| align=right|5,50|| align=right|4,260||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17843)||1998 HD99|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,113|| align=right|2,88|| align=right|5,607||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17844) Judson||1998 HM100|| align=right|14,1|| align=right|2,883|| align=right|0,025|| align=right|3,20|| align=right|4,894||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17845)||1998 HY112|| align=right|12,6|| align=right|2,862|| align=right|0,136|| align=right|13,67|| align=right|4,842||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17846)||1998 HB115|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,089|| align=right|14,72|| align=right|4,257||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17847)||1998 HQ115|| align=right|13,8|| align=right|2,645|| align=right|0,213|| align=right|10,49|| align=right|4,301||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17848)||1998 HR133|| align=right|13,7|| align=right|3,093|| align=right|0,141|| align=right|6,01|| align=right|5,438||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17849)||1998 HL134|| align=right|12,3|| align=right|3,133|| align=right|0,037|| align=right|9,46|| align=right|5,545||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17850)||1998 HR150|| align=right|13,7|| align=right|2,687|| align=right|0,142|| align=right|12,49|| align=right|4,403||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17851) Kaler||1998 JK|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,145|| align=right|3,24|| align=right|3,716||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17852)||1998 JN1|| align=right|14,3|| align=right|2,438|| align=right|0,107|| align=right|14,59|| align=right|3,807||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(17853) Ronaldsayer||1998 JK3|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,165|| align=right|6,36|| align=right|5,509||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17854)||1998 JC4|| align=right|12,7|| align=right|3,066|| align=right|0,086|| align=right|8,94|| align=right|5,367||MBA||5. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17855) Geffert||1998 KK|| align=right|12,5|| align=right|3,096|| align=right|0,149|| align=right|5,19|| align=right|5,447||MBA||19. května 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(17856) Gomes||1998 KL1|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,043|| align=right|2,50|| align=right|4,384||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17857) Hsieh||1998 KR1|| align=right|13,2|| align=right|2,694|| align=right|0,204|| align=right|13,26|| align=right|4,421||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17858) Beaugé||1998 KS3|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,225|| align=right|5,07|| align=right|3,486||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17859) Galinaryabova||1998 KC4|| align=right|12,4|| align=right|3,068|| align=right|0,057|| align=right|10,42|| align=right|5,372||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17860) Roig||1998 KQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,256|| align=right|0,170|| align=right|4,17|| align=right|3,389||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17861)||1998 KN24|| align=right|12,0|| align=right|3,210|| align=right|0,080|| align=right|16,26|| align=right|5,750||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17862)||1998 KT28|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,100|| align=right|9,45|| align=right|5,337||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17863)||1998 KN30|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,093|| align=right|11,18|| align=right|5,231||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17864)||1998 KK38|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,102|| align=right|8,75|| align=right|5,180||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17865)||1998 KS39|| align=right|14,0|| align=right|2,835|| align=right|0,032|| align=right|2,34|| align=right|4,772||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17866)||1998 KV45|| align=right|13,6|| align=right|2,903|| align=right|0,092|| align=right|21,22|| align=right|4,946||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17867)||1998 KD46|| align=right|12,8|| align=right|3,981|| align=right|0,068|| align=right|8,19|| align=right|7,941||HLD||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17868)||1998 KW46|| align=right|12,7|| align=right|3,099|| align=right|0,091|| align=right|11,55|| align=right|5,455||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17869) Descamps||1998 MA14|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,088|| align=right|6,96|| align=right|3,714||MBA||20. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(17870)||1998 QU92|| align=right|13,9|| align=right|2,396|| align=right|0,163|| align=right|6,78|| align=right|3,708||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17871)||1998 RD58|| align=right|11,7|| align=right|3,523|| align=right|0,079|| align=right|14,95|| align=right|6,613||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(17872)||1998 SP22|| align=right|12,7|| align=right|2,733|| align=right|0,070|| align=right|6,78|| align=right|4,516||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(17873)||1998 XO96|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,114|| align=right|1,44|| align=right|3,432||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(17874)||1998 YM3|| align=right|11,8|| align=right|5,176|| align=right|0,045|| align=right|2,56|| align=right|11,78||JUT||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17875)||1999 AQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,268|| align=right|0,089|| align=right|5,76|| align=right|3,415||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17876)||1999 AX21|| align=right|14,2|| align=right|2,314|| align=right|0,070|| align=right|4,48|| align=right|3,519||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17877)||1999 AZ22|| align=right|13,9|| align=right|2,309|| align=right|0,041|| align=right|7,28|| align=right|3,509||MBA||15. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17878)||1999 AR25|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,592||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17879) Robutel||1999 BA14|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,112|| align=right|4,73|| align=right|3,453||MBA||22. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17880)||1999 BA24|| align=right|13,5|| align=right|3,046|| align=right|0,092|| align=right|8,71|| align=right|5,316||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17881) Radmall||1999 CA51|| align=right|14,9|| align=right|2,270|| align=right|0,151|| align=right|3,07|| align=right|3,419||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17882) Thielemann||1999 CX87|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,078|| align=right|5,29|| align=right|3,440||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17883) Scobuchanan||1999 CP105|| align=right|14,8|| align=right|2,262|| align=right|0,113|| align=right|3,41|| align=right|3,401||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17884) Jeffthompson||1999 CD116|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,100|| align=right|1,40|| align=right|3,474||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17885) Brianbeyt||1999 CF118|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,141|| align=right|6,89|| align=right|4,145||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17886)||1999 CH118|| align=right|14,8|| align=right|2,166|| align=right|0,049|| align=right|2,68|| align=right|3,188||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17887)||1999 DE1|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,076|| align=right|3,46|| align=right|3,245||MBA||17. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17888)||1999 DB3|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,163|| align=right|14,13|| align=right|4,101||MBA||21. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(17889) Liechty||1999 DH3|| align=right|14,2|| align=right|2,407|| align=right|0,107|| align=right|4,65|| align=right|3,733||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17890)||1999 DU6|| align=right|12,4|| align=right|2,566|| align=right|0,121|| align=right|14,91|| align=right|4,109||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17891) Buraliforti||1999 EA|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,259|| align=right|11,88|| align=right|4,070||MBA||6. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17892) Morecambewise||1999 EO5|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,079|| align=right|3,85|| align=right|3,366||MBA||15. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17893) Arlot||1999 FO|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,165|| align=right|4,97|| align=right|3,424||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17894)||1999 FP|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,075|| align=right|5,14|| align=right|4,573||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17895)||1999 FZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,072|| align=right|6,71|| align=right|3,503||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17896)||1999 FW4|| align=right|15,0|| align=right|2,240|| align=right|0,089|| align=right|3,32|| align=right|3,353||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17897) Gallardo||1999 FV8|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,131|| align=right|1,53|| align=right|3,704||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17898) Scottsheppard||1999 FB19|| align=right|14,6|| align=right|2,142|| align=right|0,054|| align=right|2,85|| align=right|3,134||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17899) Mariacristina||1999 FD19|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,108|| align=right|4,45|| align=right|3,443||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17900) Leiferman||1999 FO24|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,130|| align=right|4,43|| align=right|3,437||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17901)||1999 FT25|| align=right|13,8|| align=right|2,703|| align=right|0,073|| align=right|2,86|| align=right|4,443||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17902) Britbaker||1999 FM26|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,105|| align=right|7,65|| align=right|3,536||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17903)||1999 FS27|| align=right|14,0|| align=right|2,752|| align=right|0,095|| align=right|4,53|| align=right|4,564||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17904) Annekoupal||1999 FW30|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|4,54|| align=right|3,455||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17905) Kabtamu||1999 FM31|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,145|| align=right|2,71|| align=right|3,810||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17906)||1999 FG32|| align=right|14,1|| align=right|2,472|| align=right|0,172|| align=right|10,72|| align=right|3,886||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17907) Danielgude||1999 FQ33|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,143|| align=right|5,15|| align=right|4,036||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17908) Chriskuyu||1999 FL34|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,168|| align=right|6,56|| align=right|3,570||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17909) Nikhilshukla||1999 FC35|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,139|| align=right|8,59|| align=right|4,591||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17910) Munyan||1999 FG37|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,129|| align=right|8,62|| align=right|4,233||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17911)||1999 FF41|| align=right|16,0|| align=right|2,147|| align=right|0,062|| align=right|1,05|| align=right|3,146||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17912)||1999 FV44|| align=right|14,4|| align=right|2,298|| align=right|0,211|| align=right|6,31|| align=right|3,483||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17913)||1999 FT52|| align=right|15,4|| align=right|2,148|| align=right|0,127|| align=right|3,41|| align=right|3,149||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17914) Joannelee||1999 FA54|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|3,65|| align=right|3,735||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17915)||1999 GU|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,044|| align=right|00,90|| align=right|3,333||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17916)||1999 GZ3|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,088|| align=right|4,88|| align=right|3,393||MBA||10. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(17917) Cartan||1999 GN5|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,165|| align=right|1,16|| align=right|4,127||MBA||15. dubna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(17918)||1999 GE6|| align=right|13,5|| align=right|2,904|| align=right|0,236|| align=right|8,96|| align=right|4,948||MBA||14. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17919) Licandro||1999 GC8|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,255|| align=right|4,93|| align=right|3,345||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17920) Zarnecki||1999 GE9|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,093|| align=right|6,40|| align=right|3,628||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17921) Aldeobaldia||1999 GC13|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,063|| align=right|7,60|| align=right|3,548||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17922)||1999 GS13|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,089|| align=right|13,16|| align=right|3,601||MBA||12. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17923)||1999 GY16|| align=right|13,8|| align=right|2,428|| align=right|0,073|| align=right|6,98|| align=right|3,782||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17924)||1999 GA17|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,208|| align=right|2,33|| align=right|3,735||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17925) Dougweinberg||1999 GQ17|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,137|| align=right|3,49|| align=right|3,711||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17926) Jameswu||1999 GA18|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,100|| align=right|4,33|| align=right|3,265||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17927) Ghoshal||1999 GL20|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,056|| align=right|4,65|| align=right|3,348||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17928) Neuwirth||1999 GJ21|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,160|| align=right|7,00|| align=right|3,817||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17929)||1999 GQ21|| align=right|13,6|| align=right|2,548|| align=right|0,170|| align=right|15,47|| align=right|4,066||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17930) Kennethott||1999 GE24|| align=right|14,9|| align=right|2,231|| align=right|0,151|| align=right|2,80|| align=right|3,331||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17931)||1999 GA27|| align=right|14,0|| align=right|3,201|| align=right|0,153|| align=right|2,24|| align=right|5,727||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17932) Viswanathan||1999 GA35|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,085|| align=right|2,36|| align=right|3,616||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17933) Haraguchi||1999 GM36|| align=right|14,7|| align=right|2,232|| align=right|0,150|| align=right|5,41|| align=right|3,335||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17934) Deleon||1999 GK39|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,068|| align=right|6,70|| align=right|3,643||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17935) Vinhoward||1999 GX45|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,189|| align=right|5,76|| align=right|4,033||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17936) Nilus||1999 HE3|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,068|| align=right|3,17|| align=right|3,395||MBA||24. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17937)||1999 HO4|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,227|| align=right|3,91|| align=right|4,269||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(17938) Tamsendrew||1999 HW6|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,191|| align=right|3,79|| align=right|3,616||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17939)||1999 HH8|| align=right|12,7|| align=right|2,236|| align=right|0,131|| align=right|9,57|| align=right|3,343||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17940)||1999 JK2|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,077|| align=right|5,73|| align=right|3,603||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17941) Horbatt||1999 JW2|| align=right|14,3|| align=right|2,175|| align=right|0,156|| align=right|20,29|| align=right|3,207||MBA||6. května 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(17942) Whiterabbit||1999 JG6|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,117|| align=right|4,54|| align=right|3,692||MBA||11. května 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(17943)||1999 JZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,082|| align=right|7,75|| align=right|3,610||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17944)||1999 JF7|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,135|| align=right|6,32|| align=right|4,133||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17945) Hawass||1999 JU8|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,101|| align=right|2,25|| align=right|4,127||MBA||14. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17946)||1999 JC9|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,117|| align=right|6,85|| align=right|3,632||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17947)||1999 JV10|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,132|| align=right|4,76|| align=right|4,134||MBA||9. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(17948)||1999 JQ15|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,209|| align=right|5,04|| align=right|3,724||MBA||12. května 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(17949)||1999 JA18|| align=right|13,5|| align=right|2,678|| align=right|0,187|| align=right|12,22|| align=right|4,382||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17950) Grover||1999 JS18|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,169|| align=right|6,73|| align=right|3,566||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17951) Fenska||1999 JO19|| align=right|14,1|| align=right|2,281|| align=right|0,104|| align=right|3,29|| align=right|3,445||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17952) Folsom||1999 JT19|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,097|| align=right|5,87|| align=right|3,540||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17953)||1999 JB20|| align=right|13,4|| align=right|3,012|| align=right|0,316|| align=right|10,56|| align=right|5,228||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17954) Hopkins||1999 JP20|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,102|| align=right|3,08|| align=right|3,426||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17955) Sedransk||1999 JZ22|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,050|| align=right|2,17|| align=right|4,335||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17956) Andrewlenoir||1999 JC28|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,075|| align=right|1,95|| align=right|3,344||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17957)||1999 JE29|| align=right|14,7|| align=right|2,236|| align=right|0,214|| align=right|4,48|| align=right|3,343||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17958) Schoof||1999 JE33|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,039|| align=right|1,71|| align=right|3,727||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17959) Camierickson||1999 JZ33|| align=right|14,2|| align=right|2,740|| align=right|0,121|| align=right|3,84|| align=right|4,534||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17960) Liberatore||1999 JB36|| align=right|14,2|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|3,38|| align=right|3,779||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17961) Mariagorodnitsky||1999 JB37|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,148|| align=right|7,13|| align=right|3,576||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17962) Andrewherron||1999 JD37|| align=right|14,9|| align=right|2,264|| align=right|0,104|| align=right|5,47|| align=right|3,405||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17963) Vonderheydt||1999 JM40|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,118|| align=right|4,35|| align=right|3,559||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17964)||1999 JY41|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,159|| align=right|5,26|| align=right|3,460||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17965) Brodersen||1999 JO43|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,127|| align=right|3,21|| align=right|4,213||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17966)||1999 JS43|| align=right|13,8|| align=right|2,254|| align=right|0,113|| align=right|4,94|| align=right|3,383||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17967) Bacampbell||1999 JT45|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,140|| align=right|3,07|| align=right|3,473||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17968)||1999 JX46|| align=right|14,0|| align=right|3,191|| align=right|0,179|| align=right|1,35|| align=right|5,700||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17969) Truong||1999 JB47|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,052|| align=right|1,45|| align=right|4,141||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17970) Palepu||1999 JA48|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,151|| align=right|5,12|| align=right|3,425||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17971) Samuelhowell||1999 JZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,169|| align=right|2,94|| align=right|3,418||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17972) Ascione||1999 JH51|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,014|| align=right|5,13|| align=right|4,497||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17973)||1999 JP51|| align=right|12,7|| align=right|2,788|| align=right|0,214|| align=right|10,55|| align=right|4,655||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17974)||1999 JL52|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,167|| align=right|3,68|| align=right|3,395||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17975)||1999 JB53|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,192|| align=right|7,22|| align=right|4,211||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17976) Schulman||1999 JQ54|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,071|| align=right|6,47|| align=right|3,603||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17977)||1999 JR54|| align=right|13,4|| align=right|2,663|| align=right|0,244|| align=right|12,93|| align=right|4,346||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17978)||1999 JS54|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,162|| align=right|4,18|| align=right|3,432||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17979)||1999 JS55|| align=right|13,3|| align=right|2,785|| align=right|0,138|| align=right|10,23|| align=right|4,646||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17980) Vanschaik||1999 JN56|| align=right|14,4|| align=right|2,833|| align=right|0,085|| align=right|3,23|| align=right|4,768||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17981)||1999 JZ56|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,072|| align=right|1,51|| align=right|5,615||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17982) Simcmillan||1999 JK57|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|4,68|| align=right|3,515||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17983) Buhrmester||1999 JV59|| align=right|14,6|| align=right|2,447|| align=right|0,196|| align=right|3,74|| align=right|3,826||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17984) Ahantonioli||1999 JU60|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,143|| align=right|3,14|| align=right|4,428||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17985)||1999 JC62|| align=right|14,2|| align=right|2,200|| align=right|0,156|| align=right|6,57|| align=right|3,262||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17986)||1999 JF62|| align=right|13,9|| align=right|2,521|| align=right|0,048|| align=right|14,84|| align=right|4,002||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17987)||1999 JQ62|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,058|| align=right|10,30|| align=right|5,387||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17988) Joannehsieh||1999 JR62|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,074|| align=right|6,02|| align=right|3,670||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17989)||1999 JE64|| align=right|13,0|| align=right|2,794|| align=right|0,199|| align=right|9,14|| align=right|4,669||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17990)||1999 JK64|| align=right|13,2|| align=right|2,734|| align=right|0,154|| align=right|8,40|| align=right|4,520||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17991) Joshuaegan||1999 JN65|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,087|| align=right|2,56|| align=right|3,476||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17992) Japellegrino||1999 JR65|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,062|| align=right|5,42|| align=right|3,634||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17993) Kluesing||1999 JT68|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,087|| align=right|3,16|| align=right|3,517||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17994)||1999 JF70|| align=right|12,3|| align=right|2,936|| align=right|0,058|| align=right|13,57|| align=right|5,029||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17995) Jolinefan||1999 JF74|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,062|| align=right|6,40|| align=right|3,454||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17996)||1999 JQ75|| align=right|13,7|| align=right|2,282|| align=right|0,086|| align=right|3,91|| align=right|3,447||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17997)||1999 JN78|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,156|| align=right|11,59|| align=right|3,567||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17998)||1999 JN80|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,119|| align=right|9,90|| align=right|5,353||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17999)||1999 JO80|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,142|| align=right|13,65|| align=right|4,108||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18000)||1999 JX80|| align=right|13,9|| align=right|2,630|| align=right|0,094|| align=right|13,50|| align=right|4,265||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek